Cet article contient la liste des personnages du manga Dreamland.

Personnages

Dans Dreamland

Lucky Star

Terrence Meyer 

Terrence est un lycéen de  en terminale STMG, un peu trop tête en l'air et fainéant. Depuis la mort de sa mère dans l'incendie involontaire de leur appartement quand il avait , il est devenu pyrophobe (peur du feu). Il vit avec son père et son frère Ben.
Il aime le cinéma, les jeux vidéo, les fast food, mais surtout Lydia qu'il considère comme la femme de sa vie. Il déteste la comptabilité, le sport et le travail en général.

Terrence a pris conscience de cet « univers parallèle » grâce au souvenir de l'incendie dans lequel sa mère a péri. Non seulement, il est devenu un voyageur mais il est devenu le  du feu, c'est un pouvoir de catégorie A. Asmodheus, le seigneur du Feu est à sa recherche car il n'agit pas sous son autorité, ce qui pourrait être pris pour une faiblesse par les autres seigneurs cauchemars. Étant débutant, sa maîtrise du feu n'est pas très grande et son détonateur est une boîte d'allumettes que lui donne Jung bien qu'il ait refusé avec Shun de s'allier à lui.

Après avoir vu la joie d'une fille en fauteuil roulant alors que lui se lamentait sur son sort, Terrence c'est dit que la vie de cette fille devait pas être facile tous les jours mais qu'il pouvait l'aider à avoir de beaux rêves, il décide donc comme premier objectif de sa vie de voyageur de protéger les rêves des rêveurs. Ce qu'il fera avec un SDF ayant peur du noir, ce qui l'amènera dans le temple de Ziggy dans le royaume obscur où sans l'intervention de Toro Picana, il serait mort. Après une conversation avec Ben sur leur mère, il décide de partir à la recherche d'Edenia en poursuivant plus ou moins son ancien objectif en parallèle, le royaume où vont les personnes mortes dans le monde réel qui semblerait être à la périphérie de Dreamland pour retrouver sa mère. Terrence après son échec au baccalauréat, semble délaisser sa vie réelle au profit de Dreamland.

Après avoir démasqué les agissements de Bella Monte à Kazinopolis, le roi des rêves Infinity Midas lui fait don du Golden Eye qui permet de voir la direction vers Edenia mais aussi de tous les éléments dorés. Cela amène les Lucky Stars dans le royaume des Chats où ils trouveront la cloche d'or céleste qui permet d'ouvrir les portes d'Edenia. Il se fait également tatouer sur tout le dos par lord Crazy à l'encre de vérité afin qu'ils puissent tous accéder au palais du roi des Chats.

Grâce à Jimmy, ils rencontreront Rafaelo Midas, le roi des Chats, Terrence et Sabba s'engageront à aider le royaume contre l'attaque de Attila Band. Après un combat énergique où Terrence montre son potentiel combatif contre Atilla, il perd le bandage qui cachait son tatouage et on découvrira que son tatouage est en fait une porte qui donne à l'intérieur de Terrence, une pièce pleine de feu. Il est un contrôleur du feu au sens propre: il n'arrive pas à en contrôler la force, alors il évite de libérer son pouvoir et se contente de contenir le feu qui est en lui. Cependant, Attila semble avoir compris de « qui » Terrence tire son feu infini.

Après l'arc du royaume du Chat où les Lucky Stars ont sauvé la « Nuit du Chat noir », il se met en collocation avec Eve et Savane. Lors d'une soirée, Terrence se brûle la main en prenant une grille sortant du four en confondant selon ses propres aveux les deux mondes. Cela a des répercussions dans Dreamland car sa main brûlée laisse jaillir d'immenses flammes en continu qu'ils réussiront à stopper grâce à une bande ignifuge du royaume des Fées Tricoteuses. Après avoir été rejoints par Titine, une voiture-immeuble, les Lucky Stars furent en mesure de déplacer la cloche d'or. Ils croiseront à l'occasion lord Karnage originaire du royaume du feu qui dira de Terrence qu'il possède la même odeur que « lui » et qu'il a un feu étrange.

Les Luckys Stars décident ensuite d'aller à la Célestiafest en apprenant que le seigneur cauchemar céleste y répondra à toutes les questions car il connaît le passé, le présent et le futur mais et avoir plus d'informations sur la porte céleste vers Edenia. Ils utilisent Titine pour aller directement à la Célestiafest mais se heurtent contre la Tour de l'oubli et atterrissent à ses pieds, le lieu de la fin du Survival, la première épreuve pour accéder légalement à la Célestiafest quand on n'a pas de Pass VIP (Sabba ayant utilisé le sien pour fumer). Cela enclenchera la colère de tous les survivants et en particulier de Sacha, qui lancera Angelito contre Terrence qui l'évitera, mais la brûlera également en la touchant. Apeurée, Angelito confie à Sacha que Terrence est possédé non pas par une créature, mais par quelque chose d'encore plus terrifiant qui l'avait presque mangée, il y a longtemps.

Séparé des autres Lucky Star, Terrence arrive à la Célestiafest, mais Infinity Midas et Milo Azura, dont Terrence fera fondre en partie l'armure d'or lors d'un combat, l'accusent précipitamment d'avoir volé la cloche d'or à Rafaelo Midas. Infinity Midas, l'ayant finalement reconnu, demande à Milo Azura de veiller sur la cloche et de l'amener au concert des « Puma Girls » où tous les voyageurs se rendent lors de la deuxième journée du Célestiafest à la suite du réveil de Terrence par Lydia. Malheureusement cet objet très convoité est éjecté par Milo lors d'un combat et atterrit sur Sabba qui la récupère grâce à sa chance légendaire en s'endormant au bon moment. Lors d'un échange de coups avec Shun pour l'empêcher de tuer un Ladyslav Lycaon agonisant à la suite de son combat contre Jin, on constate que Terrence arrive à tenir tête à son ami Shun. Grâce à l'enquête d'Attila dans le « nid des phénix », on apprend que Terrence contient en lui l'ancien seigneur du feu, Firebrand.

Les Lucky Star après un combat contre les Neostorm, activeront la « Locomotive du Temps » qui le rajeunira jusqu'à l'âge de ses  mais aussi de revivre le pire jour de sa vie quand sa mère est morte. Une fois arrivé au septième Ciel, la résidence du seigneur céleste, les Lucky Stars s’apercevront que la cloche d'or est resté à Célestia, Sabba décidera d'envoyer le Phénix Ève qui a vieilli grâce à la « locomotive du Temps » la chercher. Terrence affrontera les monstres contaminés des Météors, il tombera sur Shun et l'aidera à combattre la  des Météors. Il proposera à Shun de les rejoindre mais il refusera ne voulant pas laisser le peuple du royaume de Glace.

Les Lucky Stars se dirigeront vers le palais Céleste, durant ce chemin, Terrence perdra son Golden Eye. Il se dirigera alors directement vers le lieu du combat qu'il avait vu au loin entre Typhon et Infinity Midas, ressentant qu'un événement grave venait d'arriver et il trouva ce dernier KO. Ils seront vite rejoints par les Tueurs de Rois qui veulent prendre la Corne d'Or d'Infinity Midas. Les Lucky Stars s'interposeront mais Gaïa Strong Beautiful enverra durant le combat des guêpes tueuses à proximité de chacun des Lucky Stars pour les obliger à regarder le moment où Juda arrache la Corne d'Or. Terrence se mettra en colère, laissant sortir Firebrand de son corps qui tuera quasiment instantanément toutes les guêpes tueuses et blessant au visage Gaïa Strong Beautiful, libérant les Lucky Star qui profiteront de ce moment pour fuir. Les Tueurs de Rois se nommeront ainsi lors de cet événement en tuant Roi de l'Or avec sa propre corne. Terrence fera promettre à Savane qu'ils auront leur vengeance contre les Tueurs de Rois.

Lors de leur chemin jusqu'au Palais Céleste, les Lucky Stars tomberont sur les Puma Girls qui affrontent des Clones de Typhon, Eve et Terrence décideront d'aller les aider pendant que les autres continuent leur chemin. Ils se débarrasseront sans souci des Clones et pour les remercier les Puma Girls, leur donneront une clé permettant de les transporter directement dans le Palais. Une fois là bas, ils tomberont sur l'affrontement entre Typhon et tous les Seigneurs, mais ils se faufileront juste à l'emplacement où doit aller la Cloche Céleste, mais au moment de la faire sonner Sliman le fera à leur place pour la gloire et poussé par la contamination du Corbeau, il la cassera au passage. La porte s'ouvrira quand même, mais Terrence toujours enfermé dans son corps d'enfant de 7 ans. À la suite des nombreuses conversations qu'il a eues avec les Lucky Star et Shun sur son égoïsme, son obsession de revoir sa mère à Dreamland, décide de tourner le dos à la Porte Céleste et d'affronter Typhon, récupérant au passage ça véritable apparence et rompant le sort de la Locomotive du Temps. Il sera suivi par tous Lucky Stars dans cette bataille, qui retrouveront chacun leur tour leur apparence en rompant tour à tour le sort. Les Kill Stars voyant les Lucky Stars comme étant le groupe le plus proche de Typhon et pensant qu'il serait plus simple de tuer Typhon de l'intérieur, décident d'utiliser le pouvoir de Naora pour suggérer l'idée aux Lucky Stars, ils seront également aidé par Kael dans cette tâche qui enverra également Sabba à l'intérieur du monstre. La tâche sera pas aussi simple qu'ils le pensaient car l'intérieur du Typhon Colossale est gardé par l'équivalent d'un antivirus God Serena, Terrence et Savane l'affronteront à pleine puissance, même Sabba interviendra mais ça restera inutile face à sa force. Alors Eve décidera d'utiliser sa plus puissante invocation « Orora Nevada » qui mettra en échec God Serena et détruira complètement l'intérieur du corps de Typhon Colossale, mais Savane voyant que cette invocation fait extrêmement souffrir Eve, il décide avec les Lucky Stars de lui enlever. Tout le long de ce combat à l'intérieur de Typhon, à l'extérieur ce dernier continuait à se battre avec les Seigneurs qui réussiront à l'envoyer tomber dans le vide dans une chute mortelle en direction de Dreamland, c'est au moment de l'impact avec le sol de Dreamland que Sabba réussit à enlever le T-Shirt d'Eve, arrêtant l'invocation. Le combat contre continuera contre God Serena, c'est alors que Terrence recevra le Level Up d'Asmodheus dû à l'embrasement des fleurs de feu. Malgré cela Terrence se fera mettre au sol, c'est à ce moment qu'il trouvera le Glaive d'or issu du combat de Typhon contre Infinity Midas, c'est avec ce dernier que Terrence arrivera à décapiter God Serena, mais ces actions héroïques ne seront pas connues de Dreamland car la chute sur Dreamland de Typhon a détruit toutes les bio-cams.

Savane Donelli 

Il vit dans une caravane avec sa petite sœur Fontaine au début puis elle finira par rejoindre leur tante en Italie. Il est un dragueur sans égal et multiplie les conquêtes féminines qu'il appelle « Chouquettes ». Il est ichthyophobique (peur des poissons et de toutes les créateurs marines). Il prend beaucoup de place, il est sûr de lui et aime se battre.
À Dreamland, il est le faiseur de poissons « le Fish-Maker », comme tous les « Makers », ils sont les seuls voyageurs à posséder leur pouvoir.

Il rencontre Terrence en essayant de récupérer le doudou de Fontaine en s'introduisant dans une propriété privée tandis que Terrence essayait de récupérer un cahier où il avait consigné toutes les infos qu'il avait sur Lydia. Il se rend compte que Terrence est un voyageur plus jeune que lui de quelques mois. Après avoir affronté Lord Magoss, Jimmy et ses Chats Cauchemars, Savane suivra Terrence dans ses aventures et prendra comme mentor Jimmy. Ils rencontreront ensuite Sabba et Ève.

Après l'arc de la Nuit du Chat Noir, il se mettra en collocation avec Ève et Terrence afin de faciliter leurs aventures nocturnes.

À la Célestiafest, en affrontant les Neostorm, il découvrira que Séra est en fait sa première petite amie Séraphine qui l'a fait souffrir et rendu macho. Les Lucky Star activeront la « locomotive du temps » pendant ce combat qui leur permettra d'accéder au Septième Ciel, la résidence du seigneur céleste et qui le transformera en vieux papy de  et durant le voyage, il aura une vision de son futur où il a décidé de quitter les Lucky Stars à la suite d'un combat sans retenu entre lui et Terrence pour un désaccord dont on ignore la nature.

Au  Ciel, il rencontrera la princesse Yu qu'il défendra de l'attaque de la  des Météors bien qu'il soit essoufflé à cause de son corps de papy. Saturn viendra l'aider tuant presque toute l'unité d'un coup. Kassiopé Nightmare, voyant qu'il n'a aucune chance de les battre décide d'utiliser sa seringue pleine de virus contre Saturn, mais Savane empêchera l'attaque mais contaminera Yu. Heureusement Savane arrivera en sacrifiant une invocation à la sauver. Savane semble être tombé amoureux de Yu.

Sur le chemin du Palais Babel, lui et son équipe tomberont sur Infinity Midas KO, mais les Tueurs de Rois décideront d'arracher La Corne d'Or mais les Lucky Stars tenteront de les empêcher. Mais lors du combat, ils tomberont dans le piège de Gaïa Strong Beautiful qui a placé des Guêpes Tueuses à proximité de chaque Lucky Star mais Terrence se mettant en colère quand les Tueurs de Rois quand Juda arracha la Corne d'Or, il tuera chacune d'entre-elles, permettant aux Lucky Stars de fuir. Il promettra à Terrence de se venger des Tueurs des Rois. Sur le chemin allant au Palais Céleste et après avoir laissé Terrence et Eve venir en aide au Puma Girls, Savane du sauver à nouveau la princesse Yu des Clones de Typhon malgré le fait que Saturn l'escortait. Il s'en suivra une montée de pression entre Savane sur le fait que ce dernier est pu que fuir au lieu de sauver Infinity Midas. Ils commenceront à se battre violemment mais Sabba s'interposera et les raisonnera en leur rappelant leur objectif commun d'aller aider les personnes au Palais de l'attaque de Typhon.

Les Lucky Stars se réuniront tous ensemble sur le lieu de pose de la Cloche d'or qui sonnera, ouvrira la porte d'Edenia mais Terrence prenant conscience que son objectif est égoïste, décidera d'affronter Typhon rompant le sort reprenant son apparence normale. Savane fera de même laissant son orgueil de côté, en décidant de considérer Terrence comme un rival de taille plutôt comme que comme la personne à toujours sauver. Ils pénétreront tous à l'intérieur de Typhon influencé par les Kill Stars, une fois arrivé à l'intérieur, ils se retrouveront face à God Serena, il combattra ardemment au côté de Terrence mais elle les tiendra en échec, Eve interviendra en utilisant son t-shirt « Orora Nevada » qui dominera God Serena, détruisant au passage tout l'intérieur de Typhon mais Savane remarquera que cette invocation fait endurer une extrême douleur à Eve et les Lucky Star décideront de lui enlever. God Serena sera tué par Terrence qui utilisera le Glaive d'or qu'il a trouvé à l'intérieur de Typhon, restant de son combat contre Infinity Midas.

Les invocations du Fish-maker sont :
Baloon : C'est un Diodon, familièrement appelé Poisson Porc-épic. Il semble être utilisé plus en tant que diversion qu'en tant qu'attaque.
Boumatra : Invocation qui lorsqu'elle est détruite projette un poison qui paralyse pendant un court laps de temps l'adversaire.
Défonce et Douleur : Les frères poissons pilotes. Ce sont des poissons en forme de mains qui permettent à Savane d'avoir deux fois plus de « mains » pour frapper ses adversaires.
Kanine : Piranha mal élevé et têtu, Kanine est un poisson d'attaque qui fonce sans réfléchir et dévore tout sur son passage. Très bruyant, il sert plus à faire diversion pour Savane. Kanine évoluera et pourra disparaître et apparaître plus loin.
Mérou : Il enveloppe la main droite de Savane et lui permet d'asséner un terrible coup.
Moby Dick : Gigantesque baleine dévastatrice, Moby Dick est une puissante invocation.
Moustik : Il se place directement sous la peau du bras de Savane sous la forme d'un rostre de Requin-scie.
☠ Pléko l'aspiro ☠ : Il est un poisson nettoyeur, il permet à Savane de sauver la vie de la princesse Yu en aspirant le virus des Météors qui lui a été injecté par accident. Il sera condamné par cette action salvatrice à mourir le virus le rendant violent et incontrôlable.
Les 12 maîtres poissons maudits
Les 12 maîtres poissons maudits ont été bannis de la Tour des Poissons car ils ont une trop grande puissance mais aussi pour d'autres raisons dont on ignore la raison.
Bibi : Toujours aux côtés de Savane, Bibi est visiblement amoureuse de Savane. On ne connaît et sait pas si elle a un pouvoir mais Savane n'a pas besoin de l'invoquer.
Virus :  des 12 maîtres poissons maudits, il est le Scorpion. Il donne à Savane le pouvoir d'empoisonner ses adversaires avec les griffes et « l'armure » que Virus lui confère en le pénétrant par l’œil. C'est une invocation très puissante car elle était au  de la tour des poissons à l'époque où il y logeait. Savane le récupère la nuit du Chat Noir.
Les requins du temple des grands requins : Sharkland
Au fond du lac rouge, le temple des grands requins. C'est l'endroit où se réunissent tous les requins un lieu indépendant de la tour des poissons.
Grand Blanc : Il est le roi requin, c'est l'un des plus puissants poissons maudits. Il n'est pas une invocation de Savane.
Galéon : Requin-taureau, général requin de Sharkland, il est surnommé « le carnassier légendaire », « le complexé » car il désire par-dessus tout avoir des mains à la place de ses nageoires pectorales, une obsession qui le pousse à se scotcher des fausses mains sur les nageoires. Savane lui promet de réaliser son rêve s'il devient une de ses invocations. Galéon utilise des ondes de choc pour se battre. Ces dernières sont si puissantes que même l'armure de Virus n'arrive pas à le protéger, le laissant incapable de bouger après en avoir encaissé une. Savane invoque seulement Galéon qu'en cas d'extrême urgence car pour l'utiliser, il doit donner ses deux bras au maître poisson maudit en échange de deux bio-canons qui produisent des ondes de chocs destructrices.
Grand Mako : Requin-taupe bleu, décrit par Fox comme le seul requin à être plus rapide que lui.
Edge : Il a grandi avec Fox, ils étaient rivaux. Il n'est pas une invocation de Savane.
Fox : De la famille des requins, plus précisément des roussettes, sa forme aérodynamique en fait un poisson de vitesse. Savane l'utilise comme un skate volant.
Kala :  de Sharkland, il sera battu par Savane mais ce dernier refusera de pactiser avec lui car il est trop faible pour la suite de son aventure.

Sabba Malouki 
Sabba est un étudiant en  d'arts plastiques à la fac Paul Valéry, gros consommateur de drogue et véritable coureur de jupon bien qu'il soit déjà en couple avec Candy. À Dreamland, Sabba est un aimant à ennui. Fort heureusement, il possède une chance à toute épreuve, ce qui lui évite toujours le pire et permet aussi des fois de sortir les Lucky Stars des ennuis. Cas exceptionnel, il est devenu voyageur en prenant conscience de Dreamland tout seul sans avoir eu besoin de surmonter une peur, ce qui fait qu'il n'a aucun pouvoir. Il n'apprécie pas particulièrement sa vie de voyageur.

Il possède le très convoité Pinceau du Destin, objet de catégorie S qu'il a récupéré dans le temple du destin dans la zone 4 de Dreamland. Troisième membre à rejoindre les Lucky Stars, Savane et lui aiment beaucoup se chambrer.

À Kazinopolis, il sauve les Lucky Stars lors de la partie de poker bien qu'il n'en connaisse pas les règles en utilisant son pinceau pour changer les cartes qu'il a en main face à Bella Monte qui triche sans vergogne. Ce dernier, mécontent de sa défaite, demande à son garde du corps de les tuer, et Sabba, par accident, récupère momentanément le pouvoir de Terrence qui était mis en jeu et détruit le sommet du casino mettant fin aux agissements de Bella Monte. Le mettant face à son roi des rêves.

Au royaume des Chats, sur le marché, il échange un de ses bras contre de la drogue. Le marchand acceptera de lui rendra à condition que Sabba donne la lettre d'amour du marchand à Foufounette, l'élue de son cœur. Après avoir mis en échec Attila avec sa chance légendaire, il lira à haute voix grâce à un haut-parleur la lettre du marchand de drogue qui lui rendra son bras.

À la Célestifest, il récupère la cloche d'or grâce à sa chance, en se la prenant en pleine tête après que Terrence et ensuite Milo Azura l'ont perdue. Cela le fait chuter dans une grotte où il découvrit la clé des songes Memorya, un livre où sont inscrites toutes les péripéties de tous ceux qui l'ont possédé, à savoir entre autres Diego Monkey, Orora et Sigmund Freud. Sabba en profite pour vanner le reste de son groupe sur cette clé des songes. Un peu plus tard, il trouve trois œufs de phénix qui écloront devant lui et le considérons comme « leur mère ». Sabba décide de les nommer comme ses acolytes: Eve, Savane et Terrence. Les Lucky Star après un combat contre les Neostorm, activeront la « locomotive du temps », Sabba sera envoyé dans le passé dix ans avant que Terrence devienne voyageur, il se retrouvera dans une prison en compagnie de Diego Monkey, ils se raconteront leur aventure, Diego Monkey lui révélera tous les indices qu'il avait sur Edenia.

Sur le chemin pour aller au Palais avec les Lucky Star, il viendra en aide avec Savane à la princesse Yu qui est attaqué par des Clones Typhon. Malgré l'escorte de Saturn, Savane devra intervenir pour sauver la princesse, s'en suivra une discussion qui s'envenimera au sujet de la mort d'Infinity Midas, Savane et Saturn se battront, Sabba interviendra pour leur rappeler leur objectif qui est d'aller le plus rapidement au Palais Céleste. Sabba en arrivant au sommet du Palais Céleste se fera attaquer à pleine puissance par Le Corbeau mais tout sera absorbé par le Pinceau du Destin créant au passage un nouvel artefact à Dreamland. Les Lucky Star enfin réuni, la cloche sera sonnée et détruite par Sliman mais la porte s'ouvrira quand même mais une fois close, elle disparaîtra comme la cloche qui lui était liée. À la suite du changement, d'avis de Terrence d'aller à Edenia pour tenter de sauver Dreamland de Typhon, ils se feront tous avaler par Typhon. À l'intérieur, Terrence et Savane affronteront God Serena, un antivirus de Typhon, Sabba tentera d'aider mais empira temporairement la situation, c'est Eve en se transformant en « Orora Nevada » qui arrivera à prendre le dessus, mais cette invocation est extrêmement douloureuse pour elle, ils décideront d'enlever son t-shirt pour l'arrêter. Pendant le combat à l'intérieur de Typhon, son combat à l'extérieur contre les Seigneurs a continué et Apolo et le Roi Kael ont réussi à tomber du royaume Céleste dans une chute mortelle jusqu'à Dreamland. À l’atterrissage de Typhon, Sabba réussira à enlever le t-shirt d'Eve, Typhon sera bien mort mais God Serena elle sera toujours vivante et c'est Terrence qui la décapitera en utilisant le Glaive d'Or trouvé à l'intérieur de Typhon et issu de son combat contre Infinity Midas

Les Phénix Lucky Stars 

Sabba les découvrira par hasard dans le Nid des Phénix lors de la Célestiafest, ils le considèrent comme leur mère et il les nommera comme les autres Lucky Stars. D'ailleurs Ève et Savane ne semblent pas apprécier ce choix de nom.
Le Phénix Ève : Lors de l'épisode de la « Locomotive du temps », elle sera dans le wagon qui montre le futur, elle en ressortira adulte et d'une taille imposante. Sabba décidera de l'envoyer chercher la cloche d'or qui était restée sur le lieu de départ de la locomotive. Elle la rapportera aux Lucky Stars.
Le Phénix Savane
Le Phénix Terrence

Ève Bright 
Elle est en Terminale STG dans la même classe que Terrence et Lydia, sa meilleure amie. On sait qu'Ève n'a pas toujours eu le physique de rêve qu'elle a actuellement. Autrefois, à cause de son surpoids, son appareil dentaire et de son acné, elle était invisible aux yeux des autres. C'est à force de produits cosmétique, de régimes et de sport qu'elle est arrivée à être considérée aux yeux de tous. Elle est atélophobe (peur de l'imperfection), elle est l'invocatrice des motifs. À Dreamland, Terrence l'aidera à devenir voyageuse quoiqu’Ève dans la vraie vie ne cesse de le casser devant la fille qu'il aime Lydia. Le pouvoir d’Ève est d'invoquer ses vêtements, ses accessoires et tatouage. Elle est la dernière voyageuse à rejoindre les Lucky Star, c'est la plus réfléchie du groupe mais aussi celle qui cherche le plus à ne pas délaisser sa vie réelle pour Dreamland contrairement à Terrence.

Elle est en collocation avec Terrence et Savane depuis la fin de l'arc du royaume des Chats et fait des études de droit après l'obtention du bac.

À la Nuit du Chat Noir, Ève aura une nouvelle invocation : lord Elvis. C'est pour éviter qu'il meurt que lord Crazy tatoue Ève avec le sang d'Elvis après qu'elle l'ait fait chanter pour avoir la cloche d'or. Cependant, à cause de son ancien statut, il garde une certaine autonomie.

À la Célestiafest, elle aide Baby Doll des Puma's Girls à sauver la voix d'Odyssey Puma volée par une organisation mafieuse « la Famille » en utilisant un vieux T-shirt qui appartenait à Orora Nevada. Cependant, le « Lord » Bogouna réussira à s'échapper grâce à un gaz téléportant. Pour la remercier, les Puma Girls l'inviteront à jouer sur scène avec elles lors du concert, ce qui lui permettra de retrouver les Lucky Stars dont elle avait été séparée après la perte de la cloche d'or par Terrence. Le combat des Lucky Stars contre les Neostorm activera la « Locomotive du Temps » Ève deviendra une MILF de , elle aura également une vision du futur avec quelques bribes du passé toutes centrées sur Terrence. Dans la vision du futur, elle continue d’enchaîner les conquêtes alors que Terrence et Lydia se sont posés et ont un fils « Noah ». Cette obsession pour Terrence n'est pas innocente. En effet, Savane avait déjà remarqué le fait que cette dernière éprouvait des sentiments amoureux pour Terrence, ce qu'elle continuera à nier. Après ses visions, elle accédera au Septième Ciel où elle rejoindra le reste des Lucky Star. Sur le chemin pour aller au Palais, elle viendra en aide au Puma Girls avec l'aide de Terrence, ces dernières lui donneront une clé qui permet de se téléporter directement au Palais Céleste. Elle rejoindra les Lucky Stars sur le lieu de pose de la Cloche d'Or au sommet du Palais. La cloche sonnera ouvrant la porte vers Edenia, l'objectif ultime de Terrence à Dreamland, revoir sa mère décédée à Edenia. Mais à la suite de nombreuses discussions sur son égoïsme, Terrence décide de se battre pour Dreamland contre Typhon, rompant le sort de la Locomotive du temps et reprenant son corps normal. Savane et Eve le suivront, récupérons leur corps, Savane en acceptant Terrence comme un rival et Eve en s'avouant ses sentiments pour Terrence. 
Les Kill Stars voyant les Lucky Stars comme étant le groupe le plus proche de Typhon et pensant qu'il serait plus simple de tuer Typhon de l'intérieur, décident d'utiliser le pouvoir de Naora pour suggérer l'idée aux Lucky Stars, ils seront également aidés par Kael dans cette tâche qui enverra également Sabba à l'intérieur du monstre. La tâche sera pas aussi simple qu'ils le pensaient car l'intérieur du Typhon Colossale est gardé par l'équivalent d'un antivirus God Serena, Terrence et Savane l'affronteront à pleine puissance mais ça restera inutile. Alors Eve décidera d'utiliser sa plus puissante invocation « Orora Nevada » qui mettra en échec God Serena et détruira complètement l'intérieur du corps de Typhon Colossale, mais Savane voyant que cette invocation fait extrêmement souffrir Eve, décide avec les Lucky Stars de lui enlever son t-shirt. Tout le long de ce combat à l'intérieur de Typhon, à l'extérieur ce dernier continuait à se battre avec les Seigneurs qui réussiront à l'envoyer tomber dans le vide dans une chute mortelle en direction de Dreamland, c'est au moment de l'impact avec le sol de Dreamland que Sabba réussit à enlever le T-Shirt d'Eve, arrêtant l'invocation. Le combat contre continuera contre God Serena. C'est Terrence qui réussira à tuer God Serena grâce au Glaive d'or issu du combat de Typhon contre Infinity Midas, mais ces actions héroïques ne seront pas connu de Dreamland car la chute sur Dreamland de Typhon a détruit toutes les bio-cams.

Ses invocations :
Batshort : Un shorty avec un dessin d'aile de chauve-souris au niveau des fesses lui permettant de voler, elle l'utilise lors de son combat contre Séra.
Bracelet marteau : Bracelet qu'Ève invoque face à Myriam des Deadrocks et qui lui permet de l'écraser avec un marteau géant.
Coffre : où sont stockés tous ses habits d'invocation
Elvis : Cf Elvis
Golgoth 1 : Invocation du dessin que Sabba tente de dessiner sur le t-shirt d'Ève malgré le fait que ses seins le gênent.
Love : Première invocation d'Ève avec Pauly, c'est un débardeur avec un homme aux cheveux longs maquillé comme le groupe Kiss avec marqué « Love » et « Metal » dessus, il est très protecteur avec Ève.
Orora Nevada, la légendaire tueuse de dragon : C'est la plus puissante invocation d'Ève mais aussi la plus dangereuse, c'est une sorte de mode « Berserker » selon Elvis, elle devient surpuissante mais elle perd totalement le contrôle d'elle-même au profit de l'invocation qui prend tout le monde pour des dragons et cherche donc à tous les tuer sans distinction. Orora Nevada s'est faite tatouée par Lord Crazy avec l'encre de la vengeance sur l'œil. Son tatouage est une tête de dragon, elle semble vouloir se venger des dragons pour une raison qu'on ignore. Cette invocation est tellement puissante que le corps d'Eve ne peut pas le supporter pendant une longue durée, ce qui peut la tuer.
Pauly : Première invocation d'Ève avec Love, c'est un string dentelle avec un homme barbu et musclé qui ressemble au motard des Village People qu'elle invoque peu car elle doit baisser son pantalon pour l'invoquer.
Pull rayé : Pull que porte Ève après sa transformation en MILF grâce à la locomotive du temps, les traits peuvent être invoqués et servir à attacher un adversaire.
Shorty dragon : Quand Ève invoque son short, un corps de dragon à fleurs apparaît derrière comme une queue qui lui permet de faire une constriction.
Tricératops : Elle l'invoque à partir de son t-shirt acheté sur le marché du royaume des Chats. Elle l'utilise seulement une fois contre Fan Boy mais elle la gênera plus qu'autre chose en l'acculant contre un mur.
T-shirt tout taché: Quand Ève projette ses tâches sur l'adversaire, il est peu à peu paralysé.

Elvis 
Surnommé le « Chat Perché » pour sa consommation de Dead Weed, ancien lord et subordonné du roi des Chats. Il était à la recherche d'Atilla, mais ce dernier le bat et afin de semer la terreur le lance dans la vitre de la salle du trône du roi des Chats. Il est à l'agonie mais Lord Crazy lui explique que grâce au pouvoir d’Ève et du sien, il est capable de le sauver. Après un chantage, Ève accepte de se faire tatouer en échange de la cloche d'or du roi des Chats. Il est donc devenu une invocation mais garde une autonomie due à son ancien rang de lord. Rof le chien des Neostorm lors du combat de son équipe contre les Lucky Stars refilera une tique à Elvis quand il le tuera en l'écrasant.

Titine 
Il est un jeune bâtiment de Delirium City, il ressemble à une voiture avec des jambes et possède un appartement sur le toit. Les lucky Stars s'en servent pour transporter la cloche céleste et se déplacer dans Dreamland.

Principaux seigneurs cauchemars  
Chaque humain possède en lui une peur. Une phobie de quelque chose ou de quelqu'un qui, dans Dreamland, a des possibilités de « prendre vie » et de tourmenter l'humain qui en est la source. Cependant, dès qu'une peur commence à apparaître dans le cœur d'un homme, elle provoque inexorablement la naissance d'un « seigneur » contrôlant celle-ci sous toutes ses formes et des grands rêves/espoirs des êtres humains naissent les rois des rêves.

Ces êtres sont alors nommés « seigneurs cauchemars » sont les contrôleurs les plus puissants des pouvoirs liés à une phobie. Le seigneur est généralement le maître d'un royaume et a un certain ascendant sur les humains détenteurs de son pouvoir. La liste des peurs existantes étant trop longue à citer, nous ne parlerons ici que des seigneurs les plus connus dans ce monde ainsi que des rois des rêves.

Royaume des Araignées  
Endorféa: « La veuve noire », seigneur cauchemar des araignées. Elle se méfie des seigneurs élémentaires, elle est décrite comme rusée. Elle sera présente à la Célestiafest.
Arka : « Le prédateur », il a 36 ans, il est arachnophobe (peur des araignées). Il est éleveur de chevaux à Tsetserleg (Mongolie). À Dreamland, il a le pouvoir arachnide et est accompagné d'une araignée du nom de Nathalie qui lui confère des bras supplémentaires et une meilleure vision périphérique quand elle le pique. Dolche Tejada l'humiliera sans pour autant réussir à le vaincre en l'obligeant à fuir pour ne pas mourir. Son repaire est la forêt sans ciel.
Nathalie : Mygale du royaume des arachnides. Elle a quitté sa reine pour suivre le jeune Arka. Elle a le don d'insuffler à Arka le pouvoir des voyageurs qu'elle a mangés mais seulement l'espace d'une nuit.

Royaume Céleste  
Roi Kael l'Imperio : Seigneur cauchemar du vide, roi des rêves des cieux, surnommé le « roi Kael l'imperio » et « Dieu de Dreamland ». Il est « Le maître du temps », il voit l'avenir et peut prendre plusieurs formes physiques de différents âges. Il est la plus ancienne créature de Dreamland. Il organise une énorme fête Célestiafest où viennent plus de , des seigneurs cauchemars, des créatures, des rois des rêves et des voyageurs dont ceux qui n'ont pas de Pass VIP doivent passer par un Survival sur une île éphémère qui existe que le temps de ce dernier. Il l'organise toutes les  nuits et cette fête dure 3 nuits consécutives.
Lors de la plus récente Célestiafest, il verra un danger imminent mais de façon flou, afin d'affiner sa vision, il convoqua tous les Rois et Seigneurs Cauchemars présents dans son palais et utilisa son pouvoir pour voir leur avenir à chacun. Kael ayant ainsi une vue d'ensemble plus large de ce qui allait se passer lors de l'attaque simultanée mais non conjointe des Météors et de Typhon à l'encontre des Seigneurs et Rois de Dreamland, put ainsi prévoir un plan pour qu'il y est le moins de dégât possible.
Les 4 Vents, gardes royaux du royaume Céleste:
☠ Icarus, le White Squall ☠ : Bras droit du seigneur céleste. Il possède « les ailes célestes tranchantes ». Il est aussi la seule créature céleste à pouvoir utiliser « le poing céleste » avec Jin et le Seigneur des Cieux. Il s'est battu contre Sacha lui laissant aucune chance. Il est la plus puissante créature du royaume. Lors de l'attaque des monstres infectés de l'invasion des Météors pendant le Célestiafest, il défendra le palais royal et du malgré lui tuer ses amis Alizey et Konan qui avaient été tous les deux infectés. Il combattra rudement auprès de son Seigneur contre Typhon, mais il se fera distraire par Sacha qui attaque Kael, Typhon en profitera pour l'assommer, il chutera dans le trou que Apolo a créé dans le Palais lors son combat contre Typhon. Kael pour le sauver le transformera en sabre. Il deviendra le sabre d'un des plus grands voyageurs de Dreamland.
Jin, le Suroît : Premier voyageur céleste, surnommé « l'ange », il est le seul Vent à ne pas être une créature, il est en conflit avec Ladyslav Lycaon, le leader des Tziganes, car dans le monde réel, Jin a séduit la petite amie de Ladyslav qui veut se venger en le tuant à Dreamland bien que celle-ci ait quittée Jin également. Seul voyageur céleste à pouvoir utiliser « le poing céleste » avec Icarus et le Seigneur des cieux. Il doit pour l'utiliser, fusionner ses ailes dorsales avec son bras car il est seulement un voyageur. Il participera à la défense du Palais du Roi Kael contre les monstres contaminés par les Météors.
☠ Alizey, la Williwaw ☠ : Elle est la plus incontrôlable des 4 Vents. Lors de l'invasion des Météors, elle sera contaminée par un de leurs monstres pendant son combat contre les Météors, elle se mettra à attaquer tout le monde sans distinction. Elle infectera également Konan, c'est à ce moment-là qu'Icarus décidera de les achever tous les deux. Elle sera transformée en arc céleste de niveau 3 pour continuer à servir le Roi Kael.
☠ Konan, l'Étésien ☠: Il combattra les monstres infectés des Météors devant le Palais du Roi Céleste mais finira par se faire contaminer à son tour par un autre Vent; Alizey. Icarus le leader des Vents décidera de les achever tous les deux. Il sera transformé en bouclier céleste de niveau 3 pour continuer à servir le Roi Kael.
 Pago: Chargé par le roi Kael de faire la dernière épreuve du Survival qui est un questionnaire à élimination directe sur la connaissance des voyageurs sur la Célestiafest.

Royaume du Feu  
Asmodheus : Seigneur cauchemar du feu, il est également surnommé As par ses alliés proches. Les voyageurs tirant leurs pouvoirs de son royaume sont au nombre de 5 dont Terrence le seul contrôleur du feu avec Attila qui n'est pas sous les ordres du seigneur du feu. Il chargera Neil de partir à la recherche du Terrence, ayant peur qu'il puisse paraître comme une faiblesse aux yeux des autres seigneurs. Il a pour volonté de vaincre le royaume Obscur. Depuis leur enfance Asmodheus, Actarus et Prévice sont alliés et surnommés « Les Enfants Terribles ». Il est incroyablement orgueilleux, mais aussi puissant et sans pitié : lors du sommet pour préparer la guerre contre le royaume obscur, il va jusqu'à menacer les autres seigneurs cauchemars quand certains veulent se retirer. Lors de la guerre contre le royaume souterrain, il tua Toro Picana en le transperçant mais Toro Picana lui mettra une droite magistrale mettant As à genoux devant toute l'armée élémentaire pour le punir d'avoir détruit le château de sable d'un gamin. Après avoir envoyé ses voyageurs combattra l'armée souterrain puis les gardiens du Temple de Séphal, il affrontera ce dernier sans réussir à la vaincre, Séphal semble bien le connaître, à tel point qu'il sait qu'As ne fait pas la guerre pour battre le royaume obscur, mais se trompe d'objectif en croyant qu'il veut capturer Sia la danseuse. Le véritable objectif d'As est de rendre la gloire d'antan au royaume du feu de l'époque où il s’appelait « l'enfer » et était le seul royaume, pour cela il rallumera les fleurs de feu au centre de Dreamland dans les abysses du royaume souterrain grâce à son feu d'essence divine. Une fois rallumée, la fleur augmente significativement le pouvoir de toutes les créatures de feu, Asmodheus deviendra le « Dieu du feu » et l'égal du seigneur Céleste, d'Infinity Midas ou du seigneur Obscur. Il entreprit toute cette guerre en se basant seulement sur une légende d'un vieux grimoire datant du début des âges de Dreamland. As semble se moquer de la vie des voyageurs, leurs préférant les créatures de son royaume. On apprend qu'il était le général de l'armée du feu du temps du règne de Firebrand.
Firebrand : Ancien seigneur du feu, il aurait été enfermé sur la Lune de feu, l'endroit le plus chaud du royaume du feu par Asmodheus.
 Vulcain : Bras droit du Seigneur du Feu, l'éminence du feu, l'éternel protecteur du royaume et des seigneurs du feu. Il est composé de feu. Lors de son combat contre Grissom, il envoie sa plus puissante attaque qui mis quasiment hors de combat Grissom afin de garder secret sa véritable nature ou identité.
 Fiona : Créature de Dreamland et disciple de Vulcain, elle sauvera deux fois Charly de la mort lors de la bataille du royaume souterrain. Elle est une redoutable guerrière.
 ☠ Nanto ☠ et ☠ Guépard ☠ : Deux créatures disciples de Vulcain morts lors de la bataille contre le royaume souterrain.
 ☠ Epony ☠ : le contrôleur du feu 2, il est américain. Dans la vrai vie, il est un grand brûlé. Il sera démembré par l'épée Perséphone lors de son combat contre Grissom et Charly l’achèvera prenant au passage son feu.
 ☠ Neil Carrence ☠ : 32 ans, professeur de philosophie. Dans Dreamland, il est le contrôleur du feu 3, il sera envoyé par Asmodheus pour trouver le contrôleur du feu 4 sans savoir qu'il s'agit de son élève Terrence. Bien qu'il dispose d'une puissance impressionnante, Neil n'aime pas se battre pour le plaisir. Charly son rival finira par lui donner le coup de grâce lors de la bataille contre le royaume souterrain après que Neil est tenté de le sauver d'une attaque du Torturé, l'un des gardiens de l'entrée du temple de la . Charly absorbera son feu. Justement avant sa mort, il comprendra que pour Asmodheus les voyageurs ne sont que des pions et qu'il préfère les sacrifier à la place des créatures de Dreamland mais il n'arrivera pas à convaincre les autres voyageurs de laisser tomber cette guerre pour devenir indépendant à la manière de Terrence.
 Charly : Dit le « Bourrin », il est pyrophobe (Peur du Feu), phobie due à son père qui était pyromane. Il est étudiant en terminale ES à Paris, il vient de décrocher son bac quand il revient dans la vie de Lydia qui est une amie d'enfance qui finalement se met à douter temporairement de la fidélité de Lydia. À Dreamland, il est le contrôleur de feu 4. Il a été caché par le puissant maître du feu durant son entraînement. La nuit suivante après sa rencontre avec Terrence dans la vie réelle, il découvre qu'il est lui aussi un contrôleur du feu. Il brûle toutes les allumettes de Terrence et crée ainsi une gigantesque boule de feu manquant de détruire les récoltes du royaume des Chats. Après quelque temps, étant rassuré de la fidélité de Lydia, Terrence semble avoir une meilleure relation avec Charly, l'invitant à des soirées à la colocation des Lucky Star. Lors de la bataille contre le royaume souterrain, il acheva Epony après son combat contre Grissom et fera de même avec Neil après qu'il s'est battu avec contre le Torturé. Il prendra alors conscience qu'il peut absorber le feu des autres voyageurs du feu pour augmenter sa puissance, il est le « Fire Eater ».
Phénix royaux : Créatures mythiques vivant dans le nid des Phénix au , ils sont intelligents et sont capables de parler. Ils naissent et meurent en même temps que les seigneurs cauchemars du feu. Plus le possesseur est puissant, plus le phénix est puissant et gros, ils sont immortels tant que le voyageur est en vie. À chaque règne, il est censé avoir qu'un seul phénix royal, mais il y en a trois en vie.
Garouda : Appartenant à Asmodheus, il est de ce fait le plus puissant.
Bahal : Il est une exception car il appartient à Attila, un voyageur.
Chrisaor : Phénix royal de Firebrand, l'ancien seigneur du feu. Incapable de voler à la suite de la perte de puissance de son propriétaire. Attila le tuera et il renaîtra en tout petit.

Royaume de la Foudre 

Actarus : Seigneur de la foudre. Il fait lui aussi partie du trio « Les Enfants Terribles » avec Prévice et Asmodheus qui sont des amis d'enfance. Il participera avec eux à la guerre contre le royaume souterrain.
Inna Killa : Surnommée « l'éclair noir », commandant de la foudre, la seule fille de la famille Killa.
 Jerzey Puma : Surnommée la « Grande gueule » et la « Rockeuse électrique », elle est née le 6 mars 1985, sa phobie est l'astraphobie (peur de la foudre) et l'élektrophobie (peur de l'électricité), dans la vie réelle, elle est la guitariste des Black Pearls aux États-Unis. À Dreamland, elle contrôle l'électricité, ses objets magiques sont la guitare et l'ampli de la Foudre. Elle est  Lieutenant du seigneur Actarus. Elle sauvera Shun après son combat contre Séphal où il a été blessé sévèrement. Elle est l'ex-guitariste des Puma's Girls.
 ☠ Bicardi Killa ☠ : Il est le frère aîné de la famille Killa, il s'est fait tuer par Séphal.
 ☠ Tellya ☠ : Elle tortura un habitant de Neige avec Bicardi Killa mais Zero les en empêchera.
 ☠ Etan ☠ : Personnage ayant échangé son pouvoir de la brume contre celui de l'électricité. Pendant la guerre contre le royaume souterrain, il entre dans une des entrées du temple de la , où le voyageur autiste le tue le faisant exploser.

Royaume des Glaces 

Prévice : Seigneur cauchemar des glaces, Prévice possède une plastique impressionnante et se plaît à utiliser ses contrôleurs comme amants. Amie d'enfance avec Actarus et Asmodheus : « Les Enfants Terribles », son armée et ses alliés engageront la guerre contre le royaume souterrain pendant que Prévice fera acte de présence à la Célestiafest pour ne pas trop attirer les soupçons. Pendant la réunion dans le Palais Babel, elle apprendra que les Rebelles de Perte ont décidé de profiter de l'absence de Prévice et Shun qui sont au Royaume Céleste et du reste de l'armée des Glaces qui mène l'attaque sur le Royaume Sous-terrain avec ses alliés.
Le renard de glace : Animal de compagnie de Prévice, il peut voler.
Les généraux :
Zero : Général des glaces, leader de l'équipe des Flocons Noirs, surnommé « le robot » et « le mystérieux », il est magasinier à Beauharnois (Canada), sa phobie est la cryophobie (Peur de la glace et du froid), il se nomme dans la réalité, Lucas. À Dreamland, Zero arbore des masques étranges qu'il change selon son humeur, il est très énigmatique et froid. Il semble avoir été un amant de Prévice et voit en Shun, un rival dangereux. Il est contrôleur de glace pure et fut le premier voyageur de l'élite des guerriers de Prévice. Cette dernière lui a imposé le port du masque afin que Shun ignore son vrai visage, pour respecter la prédiction de la « Prêtresse du Futur ». Son masque préféré est celui de Venom. Il est le jumeau monozygote de Shun. Zero et Shun ont été séparés à la naissance mais Zero l'a appris le jour où il est devenu contrôleur de glace, il y a de cela 5 ans et son vrai nom est Lucas. Il ne s'entend pas du tout avec son frère Shun. Lors d'un combat contre le voyageur Spartiate détruira son masque, Locki lui avouera que tout le monde est au courant qu'il est le frère jumeau de Shun.
Locki Sayan : Locki est un tout jeune contrôleur de la glace. Il forme un duo avec Zero mais il admire Shun qu'il appelle respectueusement « sire Shun ». Son mentor est froid alors que Locki est quant à lui plutôt plein de compassion. Lors de la guerre contre le monde souterrain, Zero le sauvera puis ça sera au tour de Locki de sauver son maître. Ils affronteront et battront le gardien du temple, Le Spartiate.
 ☠ Frost ☠ : Général des glaces, créature ayant été tué par Grissom lors de la guerre contre le royaume souterrain.
 Shun Belly : Leader de l'équipe des Flocons, surnommé « le Talentueux », Étudiant en FAC de Science à Montréal, Shun est un contrôleur de glace. Son arrivée dans le Royaume des Glaces et son statut d'amant de la princesse Prévice le rendra encore plus puissant, en lui offrant un bras de foudre dont la puissance semble très forte après la perte de son bras lors du combat contre Séphal pendant lequel il perdra aussi un œil et fut sauvé par Jerzey Puma. Après ce combat, il héritera des surnoms de « rescapé » et du « combattant aux cicatrices ». Il est le rival principal de Zéro dont il ignore qu'il est le frère jumeau. À la Célestiafest, il voudra tuer Ladyslav Lycaon pour venger la mort de Boro en profitant qu'il soit presque à l'agonie à la suite de son combat contre Jin, mais Terrence l'en empêchera. Il fera la connaissance de Savane qui comme à son habitude aura l'intention de le défier mais Terrence l'en empêchera. Au  Ciel, il tuera Baran aux bras dorés et voudra achever les deux autres Météors mais là encore Terrence qui a l'apparence de ses 8 ans l'arrêtera, puis Prévice apparaît devant lui et lui annonce que la capitale Neige a été envahie par la rébellion, il prendra le temps pour refuser l'offre de Terrence de rejoindre les Lucky Stars avant de retourner au royaume de Glace.
Tristan
☠ Riba ☠ : Il n'a pas sa langue dans sa poche et trouve toujours le bon mot pour provoquer. Il sera tué par Séphal.
☠ Boro ☠ : Il fait partie de l'équipe de Shun ; il a été tué par Ladyslav Lycaon, le leader des Tziganes.
 Don Friza : Colonel des glaces, présent avec Prévice lorsque Zero devient un voyageur.
Prêtresse du futur : Elle fait des présages sur les futurs voyageurs.
Habitants de Perte : Perte est une ville se situant en dessous de la capitale Neige, elle est boueuse et humide contrairement à Neige qui est fait de neige pure.
Christal : Créature de Dreamland, elle déteste Zéro, ce dernier ayant massacré sa famille quatre ans plus tôt. Elle confond Shun et Zéro et failli tuer Shun.
☠ Niyon ☠ : Il fait partie de la rébellion contre Neige, il veut achever Shun mais Christal s'interposera et il finira tué par Jerzey Puma.
Les rebelles profiteront que l'armée de glace soit occupée à la Célestiafest et au royaume souterrain pour s'emparer de Neige.

Royaume des Guêpes 

Le royaume des Guêpes est l'un des alliés de l'alliance élémentaire lors de la guerre contre le royaume souterrain.
Ysménopth, seigneur cauchemar des guêpes : Il assistera à Célestiafest avec son allié Prévice pendant que son armée ainsi que celle des élémentaires affronteront le royaume souterrain.
☠ Tarion Vespa ☠ : Lieutenant du royaume des Guêpes, il affronte Fone lors de la guerre contre le royaume souterrain et le tuera mais il sera rapidement lui-même tué par Grissom.

Roi de la Lumière 
Leur but est d'établir un certain équilibre dans Dreamland.
Apolo : Il a plusieurs alias dont « roi Soleil » et « roi sans royaume », il sera présent dans le Palais du Roi Kael où il stoppera un combat entre Alizey et Ultimo et fera redescendre la pression du l'attente de l'arrivée de Kael. Il conseillera aussi aux Seigneurs et Rois de rester dans le Palais après le départ d'Infinity Midas, car c'est le lieu le plus sûr selon lui. Quand Typhon attaquera le Palais, il participera au combat. Ce dernier sera immobilisé par Euphorbe, il fera sortir de sa bouche Kill God qui continuera le combat. Voyant que Kill God est capable d'imiter les pouvoirs de ses adversaires, il décidera de casser sa Prothèse pour libérer lâcher son attaque la plus destructrice, du plasma pur, mais Kill God l'imitera. Ils utiliseront donc cette attaque l'un contre l'autre, créant un Big Bang hyper-destructeur qu'Apolo arrivera à diriger verticalement pour sauver les autres Seigneur, créant un trou béant donnant directement sur le sol de Dreamland, cent mille kilomètres plus bas. Typhon ayant été libéré plus tôt par Kill God en tuant Euphorbe, Kael profitera de l'occasion pour faire tomber Typhon dans le trou dans une chute mortelle.
Il a sous ses ordres plusieurs groupes et personnages célèbres dont:
Les Indomptables
Dolche Tejada : Espagnol actuel numéro 1 de la Ligue S. Il possède le pouvoir d'absorber toute chose en lui. Il était un membre des Cyclones avec Fergy Peter, Diego Monkey, Tyron et un chien. Ils étaient à la recherche d'Edenia. À cette époque, lors d'un combat contre Le Corbeau, il l'absorba, héritant du surnom « Le Corbeau » et la place de leader de la Ligue S et acquérant ses pouvoirs: Régénération, poing céleste, des ailes noires lui permettant de voler, des serres lui sortant des bras, une grande force et mobilité. Il fait partie de ces voyageurs maîtrisant parfaitement son pouvoir et qu'on surnomme les Kaisers. Il refusera d'utiliser à nouveau son pouvoir par peur de voir Le Corbeau s'échapper de son corps, il porte ce devoir comme une malédiction. Il ira avec Fergy Peter à la Célestiafest et affronteront les Météors. Lors de son combat contre le deuxième Juge Météors Grapper Cosmo, ce dernier lancera une attaque obscure que Dolche tentera d'absorber pour défendre Fergy et aussi tuer le Corbeau à l'intérieur de lui. Malheureusement pour lui, le pouvoir obscur utilisé par le Juge est une imitation inférieure du pouvoir et au lieu de tuer le Corbeau, ça lui permettra de s'échapper et de le renforcer.
Joe : Plus jeune de la Ligue S et qu'il a affronté Attila à 3 reprises sans mourir. Il sera présent à la Célestiafest où il rejoindra les Indomptables.

Royaume de la Maladie 
Ancien Seigneur de la Maladie: Un de ses anciens Lieutenant Argo, le destituera de son grade de Seigneur Cauchemar, lui volant involontairement de sa force à la suite de l'injection du Virus des Météors.
Argo, ancien Lieutenant du Cancer: Cf Les Nouveaux Seigneurs
Lieutenant de la Malaria
Lieutenant du Rhume
Lieutenant de la Grippe

Royaume Obscur  
Le royaume Obscur est le plus grand et le plus dangereux des royaumes de Dreamland. La peur du noir, la nyctophobie, est la phobie la plus répandue sur la planète. Chaque nuit, des millions de rêveurs se retrouvent dans cette forteresse noire qui est réputée quasi imprenable et entourée par une forêt noire très dangereuse. Le seul autre accès connu à ce royaume se fait via le royaume souterrain mais il sera détruit par Séphal lors de la guerre contre l'alliance élémentaire et leurs alliés. Le royaume obscur est divisé en 11 temples, chacun d'entre eux, étant dirigé par un duc et représentant une heure différente de la nuit. Selon l'heure à laquelle on s'endort, on se retrouve donc dans un temple particulier. L'heure la plus dangereuse, le moment où la nuit est la plus noire, c'est une heure du matin. Cette heure en effet, est liée au temple du seigneur obscur. Plus on s'éloigne de cette heure moins les ducs sont puissants.
Le seigneur Obscur : Maître de l'obscurité, créature incarnant la plus grande peur ancrée dans le cœur des hommes, Il règne sur le royaume cauchemar le plus important de Dreamland et en tant que son seigneur, il est la créature la plus puissante du monde des rêves. Seul Infinity Midas, sa némésis peut rivaliser avec lui. On sait peu de chose de son apparence mise à part qu'il a une longue chevelure blanche. Il est entouré de 10 lieutenants nommés ducs obscurs qui sont les créatures capables de rivaliser avec des seigneurs cauchemars. Chacun d'entre eux représente une heure de la nuit et dirige un des onze temples qui compose le royaume noir.
 Le dragon noir : D'après Isaak, il serait l'ancien  duc obscur.
 Séphal : Cf royaume Souterrain
 Ziggy :  obscur et gardien du temple de la , Ziggy possède un pouvoir ténébreux impressionnant. Pour arriver à ce stade, il a dû se séparer de ses deux bras pour augmenter son pouvoir. Il semble craindre Toro Picana pour des raisons personnelles.
 Bavardage :  du royaume Obscur et dirige le temple de la .

Royaume Souterrain 

Séphal : Duc Obscur, gardien du temple de la  heure et aussi Seigneur Cauchemar du royaume Souterrain à la suite de l'alliance entre les deux royaumes, Il est cruel et belliqueux. Il pense être bien plus puissant qu'Asmodheus et Toro Picana. Bien que cela lui soit interdit, il parcourt Dreamland à la recherche de nouveaux combats au lieu de garder son temple. Les boules noires qu'il lance font disparaître instantanément ce qu'elles touchent. On apprend qu'il est un seigneur illégitime du royaume souterrain, il tient tête à Asmodheus avant de détruire l'accès à son palais et donc au royaume obscur à l'armée élémentaire. Il a connu Asmodheus à l'époque où il était général de l'ancien seigneur du feu; Firebrand.
☠ Escadron des Vaillants ☠, ils sont les généraux de l'armée souterraine:
☠ Garou le brave ☠ : Commandant en chef des armées d'Asgard'ha, il est le leader de l'escadron des Vaillants, considéré comme le plus puissance guerrier du royaume, il est admiré en tant que héros par le peuple et son armée. Après que les éclaireurs de l'armée élémentaire furent tués, Garou se présenta en premier pour défendre son royaume et sera tué en essayant de protéger son peuple en réduisant la puissance de la boule de feu d'une puissance pouvant détruire un petit royaume lancée par Asmodheus. C'est le premier mort du côté du royaume d'Asgard'ha.
☠ Grissom ☠ : Seigneur légitime du royaume souterrain, excellent stratège, sous-commandant de l'armée souterraine et  de l'escadron des Vaillants, il détient l'épée Perséphone dont seul le roi du royaume souterrain peut l'utiliser. Lors de l'invasion de l'alliance des royaumes élémentaires, il mettra hors combat Epony en le démembrant grâce à son épée Perséphone. Il sera quasiment hors combat par Vulcain, il se fera Harakiri se transformant lui, l'épée Perséphone et les 4 premiers de l'escadrons des Vaillants en un mur protégeant la ville Kata-combe. Il faudra l'alliance des pouvoirs de Asmodheus et Arctarus pour faire un petit trou dedans. Il reviendra combattre Asmodheus pendant son combat contre Séphal sous la forme d'une « image de l'âme » mais il sera facilement vaincre, ce dernier acte montrera sa très ferme intention de défendre son royaume.
☠ Perim le colosse ☠ :  de l'escadron des Vaillants, il se bat en binôme avec Fone, il tuera un titan primaire qui gênait la bataille entre lui et les voyageurs du feu, il mourra en voulant protéger Fone d'une attaque d'Epony.
☠ Fone l'archer ☠ :  de l'escadron des Vaillants, il se bat en binôme avec Perim, il affrontera et blessera à la jambe Epony puis combattra Charly. Grissom après la mort de Perim, lui ordonnera d'aller défendre la salle des gardes. Il sera tué par le lieutenant des Guêpes Tarion Vespa.
☠ Cassim le brave ☠ :  de l'escadron des Vaillants, voyant son royaume perdre ses combats et l'alliance élémentaire prêt à envahir la ville de Kata-combe, il décide de franchir l'entrée du temple tenu par Sia la danseuse pour aller demander de l'aide au royaume obscur, mais il se fera battre par Sia, les Démons du Bistro Diabolo le recueilleront et le soigneront.
☠ Ademis le fou ☠ : Capitaine de l'armée d'Asgard'ha, il combat Jerzey Puma mais est tué en un coup par Inna Killa.
☠ Bloka ☠ : Capitaine de l'armée d'Asgard'ha, quand Asmodheus demande au peuple de Kata-combe de laisser l'alliance élémentaire passer sans conflit, il l'attaquera et servira d'exemple pour les autres qui suivront la demande d'Asmodheus.
 ☠ Argo ☠ : Soldat tué au début de la guerre contre l'armée élémentaire par Nanto.
 Gardiens de l'entrée du temple de la  : Ils semblent tous être d'une puissance du niveau d'un membre de Ligue S :
L'Autiste : Voyageur autiste, il est simultanément entre le monde réel et Dreamland, il possède tous les pouvoirs de Dreamland, il peut modifier à sa guise tout ce qui entre dans son champ d'action, il est craint du seigneur souterrain. Ce dernier a tout de même réussi pour l'équilibre de Dreamland à l'emprisonner grâce Tempo Temperus au péril de sa vie. Il tuera les deux voyageurs qui entreront dans son temple lors de la guerre contre les élémentaires.
Sia la danseuse : Voyageuse obscure créant quand elle danse des créatures obscurs ressemblant à des ombres, elle leur donne la vie. Elle serait l'égal d'un seigneur cauchemar. Toutes ses ombres seront tuées par Jerzey Puma et Inna Killa sauf une qu'elle appelle affectueusement Michael. Séphal pensant que Sia est l'objectif de cette guerre demandera à Michael de l’amener en sécurité dans son temple.
Le Spartiate : Deuxième cobaye du seigneur souterrain, ce voyageur est immunisé contre la douleur affronte Zero et Locki, après un âpre combat et ayant compris la « réalité » de Dreamland, il quitte le combat et part à la recherche de Sia, qui a été la première à lui faire comprendre cette « réalité », un jour où par un baiser, elle lui sauva la vie en lui transmettant une créature obscure qui le rendit immortel.
☠ Le Torturé ☠ : Premier cobaye du seigneur souterrain, ce voyageur tient son pouvoir de la vipère noire, il peut découdre et recoudre son corps, Séphal semble être particulièrement sadique avec lui en le torturant tous les soirs d'après ses dires. C'est un voyageur sur qui on a déposé la marque du Tempo Temperus l'obligeant chaque nuit à apparaître dans son temple, il souhaite s'évader du temple avec Neil, mais Charly décide de le tuer pour entrer dans la « légende ».

Les Nouveaux Seigneurs 
Argo, nouveau Seigneur cauchemar de la Maladie: Ancien Seigneur cauchemar du Cancer, il a pris son indépendance par rapport à l'ancien Seigneur Cauchemar car sa maladie a pris une grande importance dans le monde réel.
Il participera à la Célestiafest où il est très complice avec Ultimo, le jeune Seigneur Cauchemar des Âges.
Ultimo, Seigneur Cauchemar des Âges: Il peut changer l'âge physique des personnes qu'il touche. Il sera présent lors de la réunion des Seigneurs et Roi dans le Palais Céleste où il semble très lié à Argo. Il s'impatientera et entamera un combat avec Alizey qui sera interrompu par Apolo, il décidera avec Argo d'aller visiter le Royaume Céleste.

Ils décideront de quitter le palais où tous les Seigneurs Cauchemars et Roi des Rêves étaient réunis pour aller se battre contre Ladyslav Lycaon durant ce combat, les Météors interviendront pour contaminer avec le Virus un des deux Seigneurs Cauchemars, leur choix tombera sur Argo qui était simple observateur. Argo
au lieu d'être envahi d'une folie meurtrière, se retrouvera au contraire avec une augmentation de son pouvoir, le faisant devenir le nouveau Seigneur Cauchemar de la Maladie, d'une puissance égale à celle des Seigneurs Élémentaires. Devant cette puissance, les Météors tenteront de fuir mais Argo les tuera facilement. Ladyslav se sachant perdu décidera par fierté de les attaquer quand même, Ultimo avec son pouvoir le rajeunira de 15 ans, le transformant un jeune adolescent. Ils le laisseront s'échapper à la condition qu'il revienne avec son Clan des Tziganes pour être à leur service et former leur propre royaume.

Principaux rois des rêves

Royaume des Chats 
Rafaelo Midas : Le roi des Chats est le maître du plus grand royaume de la . Il est le frère d'Infinity Midas. Il est d'apparence âgé mais il est resté très enfantin dans sa façon de vivre. Il possède la cloche d'or nécessaire à l'ouverture d'une des portes d'Edenia qu'il donnera aux Lucky Stars afin de sauver Elvis après qu'il a été battu à mort par Attila, la veille de la Nuit du Chat Noir. Il changera d'avis en allant finalement à la Célestiafest.
« Protecteurs et leurs disciples du roi »
Saturn : Il est le gardien du roi des chats, ancien disciple d'Octo Neko et maître de Jimmy. À l'origine, Rafaelo Midas ne devait pas venir à la Célestiafest, il sauvera la princesse Yu avec l'aide de Savane en tuant toute une unité de Météors mise à part Kassiopé Nightmare le général qui réussira à s'échapper. On découvre le nom de sa claymore flottante Ilfadys à cette occasion. Il escortera la Princesse jusqu'au Palais Céleste.
Jimmy : 39 ans, le « balèze », il est ailourophobe (peur des chats et des félins en général). Dans la vie réelle, Jimmy est chauffeur routier à Marseille. À Dreamland, c'est un grand guerrier qui possède le statut « d'homme-lion » et le pouvoir des 9 queues. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'on le tue, il lui pousse une nouvelle queue augmentant sa puissance. Il cessera d'être immortel le jour où il possèdera ses 9 queues. Il y a 15 ans (tome 8) pendant la grande guerre, il a été qualifié de héros. Autrefois à la solde de lord Magoss, c'est en voyant Terrence résister à son emprise qu'il se rebella et tua lord Magoss. Il « décède » face à Atilla et revient en possession de 3 queues. On apprend qu'il a eu sa  en voulant sauver le temple de lord Karnage qui était en feu à la suite de la perte de contrôle de son pouvoir.
 Milan : Second protecteur du roi des chats, il fut le disciple de lord Elvis.
« Les lords » : Ils défendent les temples entourant le palais royal imposant une épreuve à ceux qui souhaitent passer par leur temple:
Lord Brigitte (anciennement lord Simoun avant le tome 9) : Alias « La chatte bottée ». Elle est la chatte botté du royaume des chats.
 Lord Crazy : Alias « Le chat percé », il tatoue les voyageurs qui feront de grandes choses (Toro Picana, Dolche Tejada, Jung..., Terrence Meyer), il semble apprécier que ses clients souffrent.
 Lord Espresso : Alias « Le chat collé (au plafond) », il remplace Elvis dans son temple à la suite de « sa mort » et devient également le nouveau disciple de Saturn.
 Lord Karnage : Alias « Le chat cramé » et « Le Lynx de feu ». Il est natif du royaume du feu mais devant l'absence de candidat originaire du royaume des Chats pour remplacer le lord Magoss, Karnage fut pris comme lord, causant quelques dégâts au temple qu'il devait garder. Grâce à un acte héroïque de Jimmy, Karnage est maintenant recouvert de bandages magiques contenant son feu.
 Elvis : Cf Lucky Star : Elvis
Stabilo Midas : le  frère Midas, qui est porté disparu.
Les servants du roi des Chats :
Foufounette : Servante dont le marchand de drogue du marché de la Carotte est amoureux. Il demandera à Sabba de lui donner une lettre d'amour pour récupérer son bras.
Thomas et Gaspard : Deux cuisiniers qui se chamaillent à la manière de Sanji et Zeff à qui ils ressemblent.
Chatman : « Docteur » du royaume des Chats.

Royaume de la Richesse 

☠ Infinity Midas ☠ : Roi des rêves de richesse, également appelé le « Roi de l'or », il est l'égal du seigneur obscur et donc l'une de deux plus puissantes créatures de Dreamland, la richesse étant l'un des plus grands rêves de l'Homme. Il ressemble à un centaure dont la tête est celle d'un lion pourvu de cornes. Il donna à Terrence un GoldenEye permettant de voir le chemin jusqu'à Edenia, pour le remercier d'avoir déjoué les plans de Bella Monte avec les Lucky Stars. Terrence le rencontrera à nouveau lors de la Célestiafest, son Garde du corps Milo Azura accusera Terrence d'avoir volé la cloche d'or, Terrence sera réveillé par Lydia en pleine conversation avec lui. Infinity Midas demandera à Milo Azura de veiller sur la cloche d'or. Kael invitera le Roi de l'or ainsi que les autres Seigneurs Cauchemars dans son palais, après avoir été utilisé par Kael pour affiner sa vision sur la future attaque des Météors et de Typhon, il décidera devant le refus de Kael de dire sa vision, de quitter le palais où il était, ce qui le mettra face à Typhon. Il engagera le combat, détruira en partie son armure mais malgré sa puissance, Infinity Midas finira KO. Les Tueurs de Rois passant par là, décideront de couper la corne d'Infinity Midas et malgré la tentative des Lucky Stars de les en empêcher, ils arriveront à leur fin et Gaïa Strong Beautiful ira même jusqu'à l'achever avec sa propre corne après que les Lucky Stars est profité de l'intervention de Firebrand qui est sorti temporairement du corps de Terrence pour fuir.
☠ Ancien Roi de l'or ☠ : Créature spéciale qui créa les 4 Cloches d'or
Milo Azura: 26 ans, dans la vie réelle, il est vendeur de fringues fashion, il est metallophobique. À Dreamland, il est le chevalier à l'armure d'or alias le « Golden Magnet », il est le bras doit du roi Infinity Midas. Il contrôle l'or car sa plus grande peur est de perdre tout son or. Il perdra sa fameuse armure d'or après un combat contre les Les Tueurs de Rois (anciennement les Nouveaux Dragons), il perd sa place en ligue Spécial qui est liée à son armure, estimant qu'il s'est trop reposé sur son armure, il décide de tout faire pour devenir le  de la Ligue Major avant de tenter de récupérer son armure d'or.
☠ Bella Monte ☠ : Patron du casino Paradysio, il se sert de portique pour analyser les pouvoirs et objets en possession des voyageurs qui viennent jouer dans son casino. Il vole les pouvoirs qui ont de la valeur en invitant les voyageurs à une partie de Poker dont la mise est le pouvoir. Il triche allègrement pour arriver à ses fins. Sabba accompagné des Lucky Star réussira en trichant également à le battre, montrant ces agissements à son roi qui le punira en le transformant en statue d'or.
☠ Goldo ☠ : Robot s'inspirant fortement de Goldorak sert de garde du corps de Bella Monte.
☠ Baran aux bras dorés ☠ : Cf. Météors
Romuald : Cf Attila Band

Autres seigneurs cauchemars et rois

Royaume Canin 
Sa capitale Canin-Ville a failli être détruite par Asmodheus car elle gênait dans sa conquête du royaume Obscur, fort heureusement Toro Picana présent dans la ville renvoie l'attaque à son destinataire.
King Carlin, roi du royaume Canin: Il participera à la Célestiafest.
Roucky : Garde du corps de King Carlin
Fufu : Chien inspiré du chien de Reno Lemaire « Fury ».

Royaume des Fées Tricoteuses 
Tyna la rockeuse, reine d'Elfina : Elle est capable de tricoter des bandes qui stoppent l'effet du feu, Terrence et les Lucky Star viendront demander son aide pour stopper le feu qui jaillit de la main de Terrence à la suite de sa brûlure à la main dans le monde réel. Gériko lui demandera une manche en « tissu mystère » qui permet de cacher la véritable forme de son bras dragon.

Royaume du Hasard 
Kinda, seigneur cauchemar du hasard : Il sèmera temporairement la zizanie dans la réunion entre seigneurs dans le palais céleste Babel mais se fera remettre à sa place par Euphorbe lors de la Célestiafest. L'ancien seigneur du hasard a été battu par Asmodheus. Il participera au combat contre Typhon et Kill God aidant les autres Seigneurs en utilisant son pouvoir pour augmenter les chances de réussir leurs coups et réduisant celle des ennemis.
Toron : Prince du royaume du Hasard, héritier légitime du royaume.

Dekamemhnom, seigneur déchu de la peste noire 
Autrefois, il était l'égal du seigneur obscur, le seigneur cauchemar le plus puissant. Il fut vaincu par Typhon après une bataille légendaire et fut exilé sur le Worldapart. La peste noire ayant disparu, ce seigneur a été déchu mais rêve de conquérir le royaume céleste. Lors du Survival, il affronte Les Pinky Diaz, les Voyageurs Noires et il sera capturé par l'équipe des météors de Shaka, transféré au QG des Météors grâce au pouvoir des frères jumeaux White Kiba et Baki. Il servira de cobaye pour produire le Virus, qui contrairement à son pouvoir ne contaminent plus les Voyageurs mais les Créatures de Rêve, les mettant dans une folie meurtrière.

Royaume du son 
 Mélodiaz, roi du son: Lors de la Célestiafest, on sait qu'il est à la recherche d'un Roi pour sa fille.
 Yu, princesse du son : Fille du roi Mélodiaz, future reine du royaume. Elle participera comme son père à la Célestiafest où elle sera sauvée par Papy Savane des Météors, Saturn passant par là l'aidera en tuant presque toute l'équipe des Météors sauf leur chef Kassiopé Nightmare qui se sentant pris au piège décidera de contaminer Saturn avec le Virus, Savane les en empêchera mais accidentellement la seringue atterrit dans le torse de Yu. Savane utilisa son invocation Pléko l'aspiro pour aspirer le Virus, sacrifiant au passage son invocation mais sauvant Yu dont il semble être tombé amoureux.

Autres seigneurs cauchemars 
Apopé, roi des rêves des Nuages: Présent lors de la Célestiafest.
Boletus Raeyi: Présent lors de la Célestiafest.
Bulboh, roi des Poissons : Grand maître des poissons, il possède une pipe céleste, preuve de sa grande sagesse.
☠ Govin, Prince des Masques ☠ : Tué lors de la bataille contre Typhon
☠ Seigneur des Chiffres ☠ : Battu par Asmodheus.
Roi du royaume Chlorophylle : dont la reine est fumée par Sabba.
 Enigmalya, la reine des doutes
☠ Euphorbe, prince des arbres ☠: Présent lors de la Célestiafest. Il immobilisera Typhon en mode géant mais sera tué par ce dernier avec une imitation du pouvoir magique de la Corne d'Infinity Midas qu'il avait vaincu avant.
Indala, reine de Sboobland: Présente lors de la Célestiafest.
Ion, seigneur cauchemar de l'oubli
Karok, roi des rêves des rochers
☠ Mahina, Princesse Cristal ☠: Tuée lors de la bataille contre Typhon
 Ma-Tho, roi des monstres: Présent lors de la Célestiafest.
Oros, roi des temps anciens: Présent lors de la Célestiafest.
Pandor, Seigneur cauchemar du sang: Présent lors de la Célestiafest, son pouvoir augmente en absorbant le sang des combats.
Seigneur cauchemar des Renards Vampires : Les Kill Stars rencontre pour la première Lion Messi pendant qu'il est en train d'affronter les Renards Vampires. Le seigneur cauchemar des Renards Vampires cherchait à s'abreuver du sang d'une princesse pour devenir un démon. Shaka et Lion Messi tueront ce seigneur cauchemar qui tentait de tuer la princesse du village coquillage pour devenir un démon.
Samoa, roi des rêves des voyages
Roi des rêves de sucrerie house : Il est battu par Zero ainsi deux de ses gardes réputés redoutables.
☠ Seigneur Cauchemar Yurik ☠: Seigneur des Miettes, surnommé aussi Seigneur de la Poussière. Présent lors de la Célestiafest, il ne participera pas tout le long du combat contre Typhon, mais se posera des questions sur sa puissance, son utilité à Dreamland, sur son manque de courage, sur le fait de savoir si les visions de Kael sont inchangeables ou non. Toutes ses réfléxions le pousseront vers un acte héroïque pour Dreamland, à savoir se suicider en emportant Typhon avec lui, en se plantant sur la Corne d'Or que Apolo a détaché du corps de Typhon lui-même.

Monstres et créatures de Dreamland

Les Dragons 
Derrière cette légende des écailles, se cache une compétition entre les dragons, mais aussi entre ceux à qui ils ont confié leur écaille en échange de leur pouvoir d'origine. Recevoir le pouvoir du dragon peut comporter un risque de sombrer dans la folie.
Le dragon de feu : Il combat les frères Siegun et Wotan.
Le dragon noir
Juda le dragon noir
Le dragon Origami : Dragon en origami qui répertorie l'emplacement de tous les voyageurs dans Dreamland. Pour l'invoquer, il faut réunir les 7 boules de papier. Les Tokyo Trip et La Famille sont à leur recherche.
Le dragon d'os
Le dragon de pierre: Il proposera son écaille à Terrence qui la refusera. Il fait partie des dragons légendaires.
☠ Trondan, le dragon de la terre ☠ : Il est un dragon sacré qui a confié son écaille à Gériko. On le retrouvera au  Ciel face aux Indomptables et Joe. Il sera contaminé par le Virus des Météors, les Indomptables se battront contre lui au moment de l'achever, Gériko les arrêtera pour le tuer dignement en remerciement de lui avoir sauvé la vie autrefois.
Gériko: Étudiant de 23 ans en archéologie et vie à San Cristóbal (Venezuela). À Dreamland, avant sa rencontre avec les Lucky Stars il avait le « bras de vitalité » qui permet de soigner n'importe quel mal et de rendre vivant n'importe quoi, son pouvoir était très rare mais malheureusement un jour en voulant soigner quelqu'un de très malade, il utilisa son pouvoir au maximum créant deux colosses de pierre puis en troisième en voulant vérifier qu'il était bien responsable responsable de leur création, ces trois Colosses de pierre seront connus sous le nom : « Des Frères Carnages ». Malgré sa décision de ne plus utiliser son bras pour éviter d'autres drames, il y fut contraint pour sauver la fiancée d'une créature, mais arrivant trop tard, il ne put que la ressusciter sans son âme. Malheureusement pour lui, l'équipe du voyageur killer Kassius convoitait son bras et le lui coupa, le laissant pour mort. C'est à ce moment-là que Trondan voyant sa déception de ne pouvoir réparer ses erreurs décida de lui donner une écaille troquant son pouvoir de vitalité contre le pouvoir du dragon, lui sauvant la vie au passage. Gériko est un des très rares voyageurs à posséder le bras du dragon de terre. Ancien homme de main au service du père de Nyti, voyageur permanent car étant dans le coma. C'est Savane qui donnera le goût de la liberté à Gériko après un combat contre lui. Par la suite, Gériko affrontera Zero et le battra sans aucune difficulté. Gériko recherche des adversaires toujours plus puissants afin de préparer son match de revanche face à Savane qu'il considère comme son rival, Savane étant le seul adversaire qui l'ait vaincu. Il arrivera également à tuer les 3 Colosses de pierre qu'il avait créé avec son ancien pouvoir, réparant en partie ses erreurs. Le dragon de la terre pense qu'il peut atteindre le grade de « Chevalier Dragon ». Il a reçu une proposition des Indomptables pour les rejoindre contre les dragons noirs. À la Célestiafest, il arbore une manche sur son bras du dragon en « tissu mystère » fait par le royaume des fées tricoteuses qui cache la forme du bras. Au  Ciel, il croisera les Indomptables en train de combattre Trondan contaminé par le Virus des Météors, il les arrêtera au moment où ils allaient l'achever afin de le tuer de ses propres mains et de manière honorable en remerciement de lui avoir sauvé la vie autre fois.

Les Mustangs sacrés 
Chevaux du royaume des plaines célestes.

Les Phénix 
Il en existe de toute sorte.
Cf Royaume du feu : Phénix royaux
Les phénix Lucky Star: Découvert par Sabba qui les a vus naître et être adoptés, il les a nommés : Ève, Terrence et Savane.

Les porteuses d’œufs 
Elles portent des œufs dans lesquels sont enfermés les pires criminels de Dreamland, comme Osso Bucco par exemple, qui a assassiné une princesse des rêves à la suite de sa défaite contre le Blood Controler.

Les Titans 
Géant de plus de , il en existe de différentes sortes, ils n'ont pas de royaume propre mais ils ont un roi qu'ils élisent toutes les 6000 nuits par un rituel de force, qui consiste à tenter de détruire le mur de la force, celui qui réussit peut également porter le Bracelet de Force des Titans contenu dans le mur. Le mur jauge la force des concurrents, ceux qui ratent vraiment l'épreuve, perdent un bras. Mais ceux qui ratent l'épreuve mais que le mur les jugent digne, eux s'en sortent indemne.
Fury, le roi des titans : Dernier vainqueur du mur de la force, il a confié le Bracelet de Force des Titans à Sonic Shark face à sa détermination à avoir le bracelet où il avait déjà perdu deux bras et tentait finalement avec sa tête, Fury encaissa le contre-coup du mur, perdant un bras au passage.
Aldébaran le rouge : Célèbre titan élémentaire qui tentera sa chance contre le Mur de la force pour devenir Roi des Titans mais il échouera en gardant tout de même ses bras.
Titan de glace : Protège et sert également de test pour Zero et Shun lors de leur arrivée au royaume de glace.
Titan des montagnes
Titan primaire : Titan de pierre dépourvu d'intelligence, il frappe tout sur tout le monde sans distinction.
☠ Trois frères carnage ☠ : Titans de la plaine de la déception, ils ont été créés par erreur par Gériko avec son ancien pouvoir de vitalité, Gériko réussira avec son pouvoir du dragon à les détruire.

Créatures Spéciales 
Créature qui naissent sans royaume et qui sont pas non plus issu de l'imaginaire des êtres humains, de leurs rêves, phobies. Elles ont un but précis à accomplir dans le monde des rêves.
Purity : Issu du royaume obscur, d'une blancheur immaculée d'où vient le nom que lui donné le Seigneur Obscur, Purity serait issu d'un des cheveux blancs du Seigneur Obscur selon la légende. Il a pour but d'absorber le vice des humains et créatures de Dreamland. À force d'absorber les vices, son plumage blanc se teinta pour devenir sombre le transformant en la créature connue sous le nom du « Corbeau ».
Le Corbeau: Créature qui répend le vice dans tout Dreamland, de ses plumes naissent des corbeaux noirs insufflant de mauvaises pensées aux rêveurs, il peut aussi planter ses dernières dans les Créatures et Voyageurs pour créer ou faire remonter le vice en eux, il erre dans Dreamland dans le but de rendre tous les êtres un peu plus mauvais. Il trouvera sur son chemin, Dolche Tejada à l'époque où il était avec les Cyclones dont le pouvoir est d'absorber toute chose en lui, ce qu'il fit en absorbant le Corbeau, en le gardant prisonnier pendant plusieurs années en lui et usant de ses capacités pour combattre. Lors de la Célestiafest, Dolche Tejada fit une grave erreur, lors de son combat contre le  Juge des Météors Grapper Cosmo en absorbant dans l'espoir de protéger Fergy et aussi détruire le Corbeau, or le pouvoir obscur du Météor est une copie inférieure au réel pouvoir. Donc au lieu de tuer le Corbeau, cette tactique ne fit que le renforcer et lui permettre de sortir du corps de Dolche Tejada et de recommencer à répandre le vice dans la Capitale du royaume Céleste, notamment à Sliman qui détruira la Cloche d'or et il tentera son attaque la plus puissante sur Sabba mais cette attaque sera absorbé par son Pinceau du Destin, ce qui lui fera croire que les années d'enfermement, on réduit son pouvoir.
☠ Typhon ☠ : Quand un ou plusieurs seigneurs cauchemars ont le monopole, nuisant à l'équilibre entre les rêves et les cauchemars à Dreamland, il apparaît alors un œuf contenant Typhon qui grandit très rapidement pour rétablir l'harmonie. Il a la capacité de prendre différentes formes:
☠ Bébé ☠ : D'apparence inoffensive, il tuera une équipe des Météors et prendra possession de Serena afin de faciliter son ascension jusqu'à Célestia
☠ Colossale ☠: Il peut aussi créer des clones qui sortent de son bras, il prend cette forme juste avant d'arriver à Célestia, il détruira et assemblera des immeubles pour accéder au Palais Céleste où se terrent tous les Rois et Seigneurs. Il affrontera tous les Seigneurs qui arriveront à seulement l'immobiliser. Pour tenter, de se libérer, il fera sortira de lui sa forme Kill God. Ce dernier affrontera notamment Apolo qui utilisera son pouvoir, le Magma Pur,  y résistera et le copiera. Dans un dernier espoir, Apolo et Kill God lanceront une attaquent de Plasma Pur qui créera un Big Bang de Force, qu'Apolo arrivera à diriger verticalement pour protéger les autres Seigneurs, créant un énorme trou qui mène directement au sol de Dreamland. Kael en profitera pour pousser la forme Colossale dans le vide, lui faisant faire une chute d'un cent million de mètre. Juste avant cet affrontement, les Lucky Stars manipulés par Kill Star et le pouvoir de Naora, ils décideront de tenter de tuer la forme Colossale de l'intérieur. Ils se heurteront à Serena God, Eve utilisera son invocation ultime « Orora Nevada » qui détruira de l'intérieur Typhon. L'énorme chute plus les attaques d'Eve mèneront à la mort de la forme Colossale du Typhon.
☠ Kill God ☠: Forme ultime de combat, il utilisera cette forme lorsque les Seigneurs et Rois l'immobiliseront, il sera ensuite leur principal adversaire, il y aura d'âpres avec de puissants combattants, où seul Apolo arrivera à vraiment lui porter un gros coup, lui coupant la Corne d'Or que Typhon a copié lors de son combat Contre Infinity Midas. Malgré cela, ils seront tous tenus en échec et c'est le suicide de Yurik, le petit Seigneur des Miettes se jetant sur Typhon et les plantant tous les deux contre la Corne d'Or restée au sol.
☠ God Serena ☠: Serena l'hôte qui lui a permis d'accéder au  et ensuite devenu l'antivirus de la forme Colossale de Typhon, elle le défend de l'intérieur. Elle mettra en échec, Terrence et Savane, avant qu'Eve intervienne et utilise son invocation ultime « Orora Nevada », elle mettra une bonne raclée à God Serena mais Savane remarquera que l'utilisation de cette invocation par Eve est potentiellement mortelle pour elle et les Lucky Stars décideront de lui hôte son t-shirt pour arrêter l'invocation. Terrence fut sonné et envoyé à distance du combat, il trouvera un morceau d'or présent dans le corps de Typhon Colossale, un reste de son combat contre Infinity Midas, quand Terrence le saisit, il se transforme en Glaive d'or, Terrence l'utilisera ainsi que son level up de puissance grâce aux fleurs de feu qu'Asmodheus à allumer dans le royaume souterrain, pour tuer définitivement God Serena.
À sa dernière apparition, Typhon s'était battu contre six seigneurs cauchemars dont le seigneur obscur, le seigneur céleste, le seigneur de la peste noir, seuls ces trois là survécurent, les trois autres périrent.
Dans le tome 11, Typhon naquit dans le secteur 3 du Worldapart; le secteur du « Lord Killer », à cause de la volonté Asmodheus d'étendre son royaume, créant un déséquilibre. Il grossit rapidement et en seulement quelques jours, il devint la tant redoutée créature de tous les Seigneurs. En parallèle du chaos semé par l'attaque des Météors lors de la Célestiafest contre les seigneurs cauchemars, il utilisera l'apparence de Serena pour s'infiltrer à Babel et puis une fois là bas, il se dirigea sous sa forme de géant vers le palais du seigneur céleste où se trouvaient cloîtrés tous les Seigneurs à la suite de l'invitation de Kael qui avait eu une vision floue de cette attaque. Après l'utilisation de son pouvoir pour voir le futur de chacun des Seigneurs. Le seigneur Céleste eu une vue d'ensemble de l'attaque de Typhon et prépara une tactique de défense. Kael décida afin de ne pas changer le futur qui semblait le plus avantageux pour le bien de tous, de se taire et de laisser chacun prendre « ses » propres décisions, ainsi Infinity Midas décida de quitter le palais et il tomba nez à nez face à Typhon qu'il affronta courageusement seul avec toute sa puissance. Malgré cela, Typhon en ressortit vainqueur en mettant KO le Roi de l'or, avant de reprendre son chemin et de détruire le toit du palais, s'attaquant aux Seigneurs. Euphorbe arrivera à immobiliser Typhon mais il crachera un œuf contenant sa version à taille humaine qui combattra ardemment les Seigneurs, apprenant au passage leurs pouvoirs. Il réussira à tuer Euphorbe libérant au passage son apparence de géant qui pourra de nouveau bouger. Après plusieurs combats, sa forme colossale sera tuée par les attaques d'Apolo qui créera un trou jusqu'à Dreamland, de Kael qui le poussera dans le trou lui faisant faire une chute d'un cent million de mètre et d'Eve qui utilisera son invocation ultime « Orora Nevada » qui le détruira de l'intérieur. Sa forme Kill God sera tué par un petit seigneur Yurik, qui se suicidera en se jetant sur Kill God et les plantant tous les deux sur la corne du Roi d'Infinity Midas. La dernière forme à l'intérieur de la forme Colossale, God Serena sera affaibli par Eve et tué par Terrence qui utilisera le Glaive d'Or trouvé lors du combat. Tous ses actes héroïques et ses morts mettront fin à l'attaque de Typhon en tuant ses 3 formes

Les Autres 
Aldébaran : L'aigle du vent qui a été vaincu par Jin et son attaque « Tornado Wings ».
Bouffeurs d'images : Monstre qui a attaqué Céleste dans le Désert Malin.
Les Cachalots Géants : Gériko et Sliman en utilise un pour atteindre le  ciel.
Le Cerbère : Le chasseur de voyageur, il est la justice de Dreamland et est incorruptible. Il porte un masque en forme de Fennec.
Le Chat Noir : Une légende dit que les rêves des chats sont magiques, durant une nuit tous les rêves des chats convergent à Dreamland durant la nuit du Chat Noir et se matérialise en une entité appelée le « Chat Noir ». Les peuples du royaume des Chats attendent les signes de ce Chat Noir qui les guide vers leur avenir. Attila tentera de le brûler mais grâce à la chance de Sabba et l'intervention des Lucky Stars, il sera sauvé.
Cochon ailé : Leur présence est signe de calme et de plénitude.
Démons de sable : Monstre qui s'apprête à attaquer les Idomptables dans le Désert Malin.
Entité de Senzu : Monstre de Delirium City causé par une absorption importante de drogue Senzu par plusieurs personnes. Il détruit tout sur son passage.
Fée : Créaturent qui vivent leur propre aventure sans se soucier de ce qui se passe autre d'elles.
Les petits personnages connus : Ils apparaissent un peu partout, ce sont des fées qui prennent la forme de personnage connu comme Sangoku ou Luffy, ils sont une projection de l'inconscient des rêveurs.
Furyos : Monstre bourreau du royaume Chlorophylle.
Gigadon : Serpent avec une corne et des ailes sur la tête. Il a été vu dans la mer sucrée.
Guêpes tueuses : Leur piqûre tue instantanément, elles sont très agressives si on touche à leur ruche.
Mamie qui dit « non » : Elle arpente Dreamland avec son shop ambulant-volant mais refuse de vendre ces articles et n'arrête pas de dire « non ».
Maw : Énorme chat qui adore manger des marguerites au chili, ce qui lui provoque de l'aérophagie et explique pourquoi il se retrouve souvent coincé dans un arbre. Il est le doudou d'un enfant de Dreamland. Sabba le croisera à Delirium City mais aussi à la nuit du Chat Noir, c'est d'ailleurs en partie grâce à lui que Sabba et sa chance légendaire réussiront à mettre en échec le plan d'Attila.
Prince Bernet : Il est exilé du royaume des pierres, il a confié sa massue à Isaak.
Tique : Elles ont été enfermées dans le Worldapart car elles sont trop dangereuses, elles se nourrissent du pouvoir de celui sur qui elles sont attachées et ont une capacité d'adaptation à toutes les conditions.

Principaux Groupes

Attila Band 
Attila : Videur de 43 ans à Istanbul (Turquie). Le « fléau de Dreamland » ou encore le « Dangereux ». Il est le 2 de Dreamland selon le classement SMB mais est considéré comme le meilleur. Il fait partie des Kaisers, ces voyageurs maîtrisant leur pouvoir parfaitement, le rendant l'égal d'un seigneur cauchemar, ce qui lui vaut le surnom de « seigneur des cendres », il est le plus puissant des voyageurs du feu qui est existé. Il y a 20 ans quand il était sous les ordres d'Asmodheus, le seigneur du feu lui donna l'âme du feu qui lui permet de transmettre à d'autres voyageur le pouvoir du feu pour le récompenser de sa bravoure. Il faisait partie de 6 puissants contrôleurs du feu, il est le seul survivant de cette époque. Comme Asmodheus, il possède quelque chose d'exceptionnel, le feu divin. Attila se rebellera contre Asmodheus. Il maîtrise tellement bien son pouvoir qu'il peut se changer en flamme. Son passe-temps consiste à tout faire brûler avec un certain art théâtral. Lors de la nuit du Chat Noir, il attaque le royaume des Chats pour faire brûler le « Chat Noir » mais il est mis en échec notamment par les Lucky Stars. Lors de son combat face à Terrence, il entrevoit la personne qui est en lui. Il mène son enquête sur la nature du pouvoir de Terrence dans le « nid des phénix » sur le dos de son phénix royal Bahal, en tuant le phénix royal de l'ancien seigneur du feu qui ressuscitera en un petit phénix prouvant ce qu'il pensait savoir sur Terrence : à savoir qu'il est « issu » de l'ancien seigneur du feu.
DJ Killa : Danseur de tecktonik, il est le second d'Attila, il peut manger de la pierre pour transformer son corps en pierre. Il sera battu par Savane grâce à sa toute nouvelle invocation Virus.
Romuald : Le membre le plus puissant du groupe de Attila, il est dans le groupe depuis 9 ans au moment de la Nuit du Chat Noir, d'origine italienne, il est un voyageur originaire du royaume d'Infinity Midas et peut transformer tout ce qu'il touche en pièces d'or. Du fait de sa puissance, Attila le laisse choisir les batailles auxquels il souhaite participer. Il sera battu par Jimmy qui tombera lui-même K.O quelques secondes plus tard.
Akim : Guerrier Massaï, on n'en sait peu sur lui, son peuple a le pouvoir d'invoquer des météorites, il a battu tous les membres du groupe d'Attila sauf Attila lui-même et Romuald. Akim dit à Charly lors de leur face à face qu'il souhaite vaincre Attila et que selon lui « seul le feu vaincra le feu ». Il a une autonomie dans le groupe, il fait ce que bon lui semble d'intervenir ou pas dans une bataille. Shun semble être à sa recherche lors de la Célestiafest.
Fan Boy : Clown, les personnes touchées par son rayon revêtent une robe de marié, une corde au cou ainsi Fan Boy prend contrôle de son corps.
Violleta : Elle semble pouvoir créer et jeter des pétales de fleur sur ses ennemis, ces pétales font pousser des fleurs sur tout ce qu'elles touchent.
Un personnage capable de créer des casseroles : Il créait des casseroles à partir de terre. Il se battra contre Sabba à qui il manque un bras, il décidera pour le remplacer d'utiliser le « gris aimant » avec son pinceau attirant toutes les casseroles créant un bras géant à Sabba avec lequel, il mettra K.O. le membre de l'équipe d'Attila.
Attila n'a pas réellement besoin de recruter les membres de son « groupe », sa célébrité le fait pour lui, son groupe est à géométrie variable, il peut avoir cinquante membres certaines nuits et le lendemain n'en avoir plus que dix, il n'y a pas de sélection particulière, seul ceux qui sont capables de le suivre dans ses aventures, peuvent le suivre. Lors de la Nuit du Chat Noir, Attila désira pour attirer l'attention de brûler le Chat Noir et de semer la panique mais les combattants du royaume des Chats ainsi que les Lucky Star, l’empêcheront de le faire notamment grâce à la chance légendaire de Sabba qui le recouvrira involontairement de peinture ignifuge au moment de déclencher son feu.

Clan des Tziganes 
Ladyslav Lycaon : Tchèque qui a une rancune tenace envers Jin qui lui a piqué son ex-petite amie, ils se battront en duel à la Célestiafest, Ladyslav perdra et sera projeté au loin. Il est hors d'état de combattre, quand Shun le trouve et décide de se venger de la mort de son ami Boro mais Terrence avec insistance l'empêchera de le faire. Il affrontera la nuit suivante le Seigneur Cauchemar des Âges pendant que Argo les observera. Les Météors viendront interrompre le combat, ils contamineront Argo avec le Virus qui au lieu de le contaminer comme toutes les autres Créatures, le rendra plus fort. Argo tuera les Météors restant et Ultimo rajeunira Ladyslav de 15 ans, le ramenant à son adolescence. L'Alliance d'Argo et d'Ultimo décidera en échange de retrouver son corps normal que le Clan des Tziganes soit à leur service pour leur futur royaume.
Sinty Lycaon : Ancien numéro deux du clan des Tziganes, il est surnommé le « Loup Blanc », il a quitté le Clan des Tziganes pour les Tokyo Trip et se fait appeler maintenant Dezygn.
Ysha : Seule femme connue du clan
Menol : Personnage âgé
Marvin : Apparaît seulement sur la couverture du Dream Mag.

Les Tziganes tirent leur pouvoir des animaux.

Les Cyclones 

☠ Diego Monkey ☠ : 35 ans, ancien leader des Cyclones, supposé mort selon les propos de Fergy Peter lors de sa discussion avec Dolche Tejada. Il rencontra Sabba qui a voyagé vers le passé grâce à la locomotive du temps.
Fergy Peter : Ex-petite amie de Diego Monkey. Son meilleur classement fut  de la Ligue M. Son pouvoir est le contrôle du verre, ses membres se brisent facilement et les éclats produit servent d'arme. C'est la seule voyageuse à pouvoir se faire éclater en cas de danger et ainsi se réveiller. Elle se battra contre Melody et la mettra KO.
Dolche Tejada : Cf roi sans royaume Diego Monkey l'a recruté pendant la « grande guerre des voyageurs ».
Leur objectif était de trouver Edenia. Le groupe a été dissout après la « mort » de Diego Monkey, Fergy Peter s'isole dans une cabane la nuit pendant sa vie de voyageuse et Dolche Tejada est devenu le numéro un de la ligue S. Les deux membres restant de l'équipe décideront d'aller à la Célestiafest.

Deadrock 

 Fushia August : Coréen dont le pouvoir est de créer des aiguilles paralysantes.
 Jagger : Son pouvoir est de ressentir la puissance des voyageurs, dans la vie, il est professeur de Kung-Fu
 Myriam : Elle a le pouvoir d'invoquer un épouvantail

Après une confrontation avec les Fantasy Stars, Savane et Ève interviennent et les battent facilement. Ils perdront plusieurs membres qui fonderont « Les Tueurs de Rois »

La Famille 

La Famille est l'équivalent de la mafia à Dreamland, on sait peu de chose sur leurs trafics.
Lord Bogouna : Ex-lord du royaume des Chats de la génération précédente, il a été banni pour son allégeance à « La Famille », il est le « roi du trafic ».
Mercure : Frère de Saturn et garde du corps de lord Bogouna.
Mosh : Garde du corps de lord Bogouna.
Kassius : Surnommé « Le voyageur Killer aux greffes » car il peut en effet se greffer les membres qu'il récupère. Il est l'un des meilleurs tueurs de « La Famille ». Il affrontera Gériko et le laissera pour mort après lui avoir volé son bras de vitalité. Il affrontera également les Tokyo Trip car ils sont à la recherche du même objectif à savoir les 7 boules de papier. Mais les autres deux membres de son équipe se faisant mettre K-O et Dezygn rejoignant enfin son équipe, il décidera de fuir.

Les Indomptables 

Maniac : Hollandais de 26 ans, électricien à Paris, sa phobie est l'hématophobie (peur du sang). À Dreamland, Surnommé « l'immortel » et le « Blood contrôleur », premier de la ligue M invaincu depuis son entrée dans cette Ligue. Il est le leader des Indomptables, il fait partie des Kaisers, les voyageurs qui maîtrisent parfaitement leur pouvoir. Après avoir consulté l'arbre des rêves aux frontières de la zone 3, il refusera de venir en aide à l'un des peuples les plus anciens de Dreamland, ce qui nous montre qu'en plus d'être calme et réfléchi, Maniac peut aussi être très froid, contrastant ainsi avec celui de ses équipiers.
Céleste : Née le 9 février 1985, étudiante et barmaid à Londres. À Dreamland, Céleste possède 2 « bras du Titan », qui sont donc la source de sa force gigantesque, elle est une vraie tête brûlée. Si l'on en croit ses dires, elle tire sa force du besoin de protéger ses compagnons, son pouvoir est évolutif. Elle a une sœur jumelle dont elle refuse de parler. Son opulente poitrine lui vaut le surnom de Boing Boing Girl.
Isaak : Garagiste de 27 ans à Paris, sa phobie est l'hodophobie (la peur des voyages). À Dreamland, son arme est une énorme massue de pierre qui provient du prince Bernet du royaume des pierre qui fut exilée de son royaume. Sa peur des transports, lui permet de rejoindre n'importe quel voyageur dans Dreamland et lui vaut le surnom du « téléporteur ». Il est sympathique et joyeux

On apprend que c'est leur deuxième participation à la Célestiafest, la première fois, ils ont participé au Survival mais pour cette fois, ils ont eu accès à Célestiafest grâce à un pass VIP. On apprend que leur but est de maintenir un équilibre à Dreamland, Isaak proposera à Gériko de rejoindre le groupe afin de maintenir cet équilibre lors du conflit qui va avoir lieu entre les dragons noirs menés par l'ancien numéro 2 des ducs obscurs et certains seigneurs. On découvre qu'ils sont sous les ordres du roi de la Lumière, Apolo. Les Indomptables au  Ciel affronteront Trondan contaminé par le Virus des Météors, le dragon ayant donné son pouvoir à Gériko, ce dernier les arrêtera au moment où ils allaient le tuer pour l'achever de façon honorable en remerciement du fait de lui avoir sauvé la vie dans le passé. Il interviendra lors de la guerre contre les Météors, il tuera Dessmon, le  Juge des Météors en utilisant son pouvoir à 100%, mettant définitivement fin à l'attaque des Météors contre les Seigneurs.

Kill Star 

Lion Messi : Argentin de 16 ans de Rosario dans la province de Santa Fe, il est Hydrophobe (peur de l'eau). À Dreamland, il est surnommé « le prodige » et « le génie », seul membre des Kill Stars à ne pas venir d'Inde. Il contrôle l'eau, il porte d'ailleurs des gourdes d'eau pour pouvoir utiliser son pouvoir de partout, il est très mystérieux, il est à Dreamland depuis longtemps et son ancien mentor s'appelle « Tony ». C'est la dernière recrue des Kill Stars, il les rejoint après un combat où il affronte le seigneur des Renards Vampires avec Shaka, on sent déjà une certaine rivalité entre eux, qui conduira entre autres raisons au départ de Shaka des Kill Stars. À la Célestiafest, il se battra à deux reprises contre le groupe des Cf deux Juges Météors, les ralentissant sérieusement dans leur projet. La première fois, il affronte Melody qu'il met KO, puis Grapper Cosmo le bat avec son pouvoir obscur. À Célestia, il les affrontera une deuxième fois, cette fois c'est Dessmon qui se battra contre lui. Il le mènera, se permettant même de maîtriser à nouveau Melody en l'enfermant dans une bulle d'eau. Grapper Cosmo voyant le combat s'éterniser et mettre en difficulté leur plan d'invasion, il décidera d'intervenir mais un rocher venant du combat d'Infinity Midas et Typhon interrompit le combat. Shaka arrêta une deuxième fois le combat pour se battre contre Lion Messi et enfin savoir qui est le plus fort d'eux deux, ce qui mettre en colère Dessmon faisant une « Superfusion » de toutes les invocations qu'il a. Peu après Kassiopé Nightmare, les Ex-Cyclone et enfin les Indomptables les rejoignirent et mirent fin au combat et à l'invasion des Météors.
Flam : Étudiante de 22 ans de Mumbai (Inde), non voyante dans la vraie vie, à Dreamland, elle voit et contrôle les sons grâce à sa phobie; l'acousticophobie (peur des sons et des bruits forts), ce pouvoir lui permet d'enregistrer des sons et de les envoyer dans les oreilles de ses ennemis pour créer une explosion sonique. Elle rejoindra l'équipe après que Shaka et Naora l'est aidée à surmonter sa phobie dans le royaume obscur. Le jour où elle devint une voyageuse, un tatouage apparut sur son bras gauche. Tatouage qui s'agrandit, commençant par l'épaule et atteignant par la suite la main. Surnommée la « Pétillante » pour sa joie de vivre, elle est également surnommée la « Violente ».
Naora : Étudiant de 21 ans en  de médecine à Mumbai (Inde) et sa phobie est l'idéophobie (peur des idées et de ce que pensent les gens). C'est un geek, il aime les MMO où il y passe ses nuits. À Dreamland, il est le pêcheur d'idée, grâce à sa canne à idées, il peut retirer à quelqu'un pendant 3 minutes l'idée qu'il avait en tête.

Ils iront à la Célestiafest en passant par le Survival. Lors de l'invasion des Météors, Lion Messi partira devant prévenir les Seigneurs et Rois. Laissant le reste de l'équipe en arrière, affronter des Météors. Flam et Naora seront pris en plein milieu du Combat Typhon/Infinity Midas, Flam réussira une première fois à contrer le Cri de Typhon qui est une onde de choc meurtrière, puis la seconde fois, elle arriva même à le capturer pour l'utiliser ultérieurement.

 Shaka : Chauffeur de taxi de 23 ans, il habite à Mumbai (Inde), il est toxicophobe (peur des poisons) car dans son enfance, il a avalé un détergent croyant boire de l'eau. À Dreamland, il était le leader des Kill Stars, il transforme à volonté sa peau en argent, ce qui lui sert de bouclier et lui vaut le surnom du combattant d'argent. Il peut rajouter des couches d'argent. Il vainquit sa peur des poisons en buvant la fiole d'argent qui transforme tous les objets en objet magique d'argent. Par la suite, celui qu'on appelle l’ambitieux et l'enragé se sentant ralenti par le reste de l'équipe, leur reprochant leur manque d'ambition et plus particulièrement envers Lion Messi. Il quittera les Kill Stars puis sera recruté par les Météors et devient rapidement le général de l'unité 4. (Suite de son biographie: Cf Les Météors)

Les Loups  
Parce que leur village n'est plus visité, leur peuple est voué à disparaître, ils en sont les deux derniers représentants. Ils sont capables d'absorber différents objets. Ils sont à la recherche d'Attila qui a détruit leur village. Ils combattent un dragon du feu pour s'entraîner à cette rencontre. Ils se déplacent dans Dreamland sur le dos d'un monstre qui parle et qui semble connaître le père de Wotan et Siegun ainsi que leur peuple.
Wotan : Il détient Ultima, une clé des songes en lui qui active à fond les pouvoirs des voyageurs qui sont à proximité, il est fragile et plait plus aux filles que son frère.
Siegun : Frère jumeau de Wotan, il est capable de transformer son bras en une arme circulaire appelé Gungrill dont il se sert pour défendre son frère.

Les Météors 

Ils sont facilement reconnaissables par leur uniforme particulier; une cape, un justaucorps, des épaulières pointues et souvent d'un casque. Ils disposent de plusieurs camps d'entraînement et de recrutement dans le but de dominer Dreamland en profitant de la guerre des seigneurs cauchemars élémentaires et le royaume Obscur. Lors de la Célestiafest, ils captureront le seigneur déchu de la peste pour en faire un virus qui servira à contaminer les créatures de Dreamland dans le but qu'ils s'entretuent, ils dissémineront également des caisses dans tout Célestia contenant des monstres qui en mordant des créatures propageront le virus. Leur objectif est de tuer le plus possible de seigneur cauchemars et roi des rêves afin d'affaiblir leur pouvoir sur Dreamland. Mamgré le fait qu'ils aient envoyé plus de la moitié de leur effectif, leur opération sera un fiasco.

Cette organisation est dirigée par trois juges qui sont trois puissants voyageurs dont deux de la Ligue S :
Le Leader des Météors : On ignore tout de lui à part qu'il a les cheveux longs, le bras gauche tatoué et qu'il est dans la Ligue S et que son pouvoir est issu du royaume obscur.
 Baki : Frère jumeau de White Kiba, ils peuvent téléporter des objets ou personnes de l'un à l'autre, pendant l'invasion du royaume céleste, il restera au QG des Météors. Ils permettront aux Météors d'infiltrer et envahir le royaume céleste discrètement. Durant la mission lors du Célestiafest, il transférera des caisses contenant des monstres contaminés mais aussi les deux autres Juges et d'autres Météors directement à Célestia. Il restera dans la planque des Météors.
Grapper Cosmo :  Juge des Météors, dit « Le voyageur aux 5 pouvoirs ». Les ongles de sa main gauche permettent d'absorber et de copier un pouvoir tandis que ceux de la main droite lui inoculent le pouvoir. Il ne peut copier qu'un pouvoir par ongle. À ce jour, ses pouvoirs connus sont : le feu, un pouvoir obscur de destruction, couvrir son corps de pique, remplacer ses bras par des serpents et le pouvoir de la peste noire. Il a acquis ce dernier en s'injectant le virus produit grâce à la capture du seigneur cauchemar de la peste noire. Il fuira le combat grâce à Kiba qui le téléportera loin du  après la très grande majorité de ses effectifs a été tué lors de leur attaque contre les Seigneurs Cauchemars pendant la Célestiafest.
☠ Dessmon ☠ :  Juge des Météors, il est le chef des généraux. Surnommé le « tragedy-maker », il a un pouvoir unique et peut invoquer Miroir des Rêves. Il sera tué par Maniac à la suite d'un enchaînement de combat pour la conquête du  Ciel.
Melody: Général de la  des Météors, elle contrôle ses cheveux en les allongeant et en les maniant comme des lames. Elle fait partie de l'équipe de Shaka lors de l'arc Célestiafest, elle se fait passer pour un sous-fifre pour cacher sa mission secrète et le surveiller.
 White Kiba : Frère jumeau de Baki, ils peuvent téléporter des objets ou personnes de l'un à l'autre, il enverra le seigneur déchu de la peste capturé au Worldapart au QG des météors pour que son pouvoir soit exploité. Ils permettront aux Météors d'infiltrer et envahir le royaume céleste discrètement.
Après avoir trahi Shaka et abandonner Killian à la Célestiafest, en les laissant pour mort face à Alizey, Melody, White Kiba et Junta de l'Orion formeront une équipe avec Grapper Cosmo et Dessmon dans leur infiltration du royaume Céleste, ils rencontreront en chemin une première fois Lion Messi qui mettra KO Melody mais perdra contre Grapper Cosmo, la deuxième fois tout près du palais de Kael, là Lion Messi tiendra tête à Dessmon, se permettant même d'anticiper l'attaque de Melody et de l'immobiliser. Au moment où Grapper Cosmo perdant patience allait achever Lion Messi, un rocher projeté par le combat Typhon/Infinity Midas interrompit le combat puis dans la foulée se fut également Shaka qui décida de régler sa rivalité avec Lion Messi. Ce qui mit Dessmon en colère qui décida d'utiliser sa « superfusion » qui lui permet d'utiliser toutes ses invocations d'un coup le transformant en créature composée de plusieurs tête de bovins. Kassiopé Nightmare rejoindra avant le début de ce combat l'équipe des deux Juges, Fergy Peter et Dolche Tejada rejoindront ce combat également.

Ils ont sous leurs ordres 9 généraux :
Kassiopé Nightmare: Général de la  des Météors, il peut se téléporter partiellement ou en entier pour se battre à courte distance. Lors de la Célestiafest son unité sera totalement décimée par Savane et Saturn, lors de ce combat voyant qu'il n'a aucune chance contre eux deux, il décide d'utiliser le virus des Météors qui était destiné à un seigneur cauchemar sur Saturn mais Savane l'en empêchera mais enverra accidentellement la seringue du virus dans le corps de la princesse Yu, qui sera sauvé une deuxième fois par Savane grâce au sacrifice d'une de ses invocations. Kassiopé Nightmare en profitera pour fuir et rejoindre l'équipe des deux Juges.
Un moustachu pervers: Qui sera mis KO par Savane.
☠ Trois autres personnages dont on ignore les pouvoirs ☠: Ils seront tués par Saturn.
☠ Kameleon George ☠ : Général de la  des Météors. Il peut prendre l'apparence de qui il veut.
☠ Un personnage qui ressent la puissance des voyageurs ☠
☠ Un personnage qui fait de la fumée ☠
☠ Un personnage avec de la force brut ☠
Lors de l'invasion du royaume Céleste, lui et son groupe s'interposeront dans le combat entre Ultimo et Ladyslav Lycaon. Kameleon George réussira en prenant l'apparence d'Ultimo caché dans la fumée à contaminer avec le Virus Argo qui faisait qu'observer le combat. Mais malheureusement pour eux, deux d'entre eux perdront la vie mais en plus le Virus au lieu de faire entrer Argo dans une folie meurtrière, le rendra plus fort.
Pèlerin le cornu : Général de la  des Météors, c'est lui qui fera passer le test d'entrée chez les Météors à Shaka.
☠ Jared Hellion ☠ : Tué par Attila.
Shaka : Général de la  des Météors (Cf. Kill Stars pour son histoire avant les Météors), bien qu'il soit général, les Juges lui mentiront sur le vrai objectif de la mission qui est de profiter de la Célestiafest pour attaquer les seigneurs cauchemars et rois des rêves, il croit qu'ils sont là juste pour recruter de nouveaux membres. Il remarquera rapidement qu'on lui cache des objectifs notamment lors de la capture du seigneur cauchemar déchu de la peste qui est l'object A de leur mission, mais il aura seulement la confirmation de la trahison quand tous les Météors hormis Killian le laisseront tomber face à Alizey qu'ils ont réussi à contaminer avec le virus, la rendant incontrôlable. Fort heureusement pour eux, elle s'en ira les laissant blessés. Shaka a sous ses ordres:
 Killian : Étudiant de 21 ans en  de FAC de sport option rugby à Galway (Irlande), sa phobie est la machairophobie (peur des armes blanches et objets tranchants). À Dreamland, il est l'invocateur des 100 épées. Il est membre des Météors car il aime la camaraderie. On lui a proposé de devenir le  général mais il déteste donner des ordres alors il resta simple soldat.
Lors de la Célestiafest, il forme l'équipe 8 avec Killian, Melody. Ils traverseront le Survival sans rencontrer trop de difficulté, l'équipe semble investie d'une mission secrète donnée par les Juges dont Shaka ignore l'existence. Ils seront rejoint grâce au pouvoir de téléportation de White Kiba par les Juges Grapper Cosmo et Dessmon. Cette équipe réussira son objectif qui est de capturer le seigneur déchu de la peste noire. Ils réussiront à contaminer Alizey en enchaînant un combo, elle se fera mordre par un monstre contaminé des Météors. Les Météors fuiront tous pour continuer leur objectif en laissant Shaka face à Alizey sauf Killian qui choisira d'abandonner les Météors à la suite de cette action qui va à l'encontre de la camaraderie. Il retrouvera l'équipe des deux Juges où les membres qui l'ont laissé tomber affrontent Lion Messi. Il s'interposera et décida d'en finir avec Lion Messi et leur rivalité, mais Dessmon vexé qu'on l'ignore décidera d'utiliser à fond ses pouvoirs dans ce combat. Au même moment, Kassiopé Nightmare, Fergy Peter et Dolche Tejada rejoindront aussi le combat.
☠ Baran aux bras dorés ☠: Général de la  des Météors, il tire son pouvoir du royaume d'Infinity Midas, ses deux bras dorés le dote d'une grande force. Une fois téléporté au royaume céleste, il expédiera grâce à sa force les caisses contenant les monstres contaminés par le virus dans tout le royaume. Baran sera tué par Shun et Terrence mettra K.O. les deux autres et empêchera Shun de les achever.
Shared : Il est capable d'invoquer des boules de Bowling.
Voyageur créant de la glu
☠ Pole le croko ☠: Ancien général de la  des Météors, il a été tué par Savane à la suite d'un âpre combat.
☠ Invocateur de tentacule ☠ : Terrence après s'être brûlé dans la vie réelle, verra à Dreamland jaillir de sa main un feu continu, il décidera grâce aux informations de Jimmy d'aller à Elfina chercher une bande ignifuge, les Lucky Stars rencontreront les Météors, l'invocateur sera tué par accident par Terrence.
Melody : Général de la  des Météors, elle contrôle ses cheveux en les allongeant et en les maniant comme des lames. Elle fait partie de l'équipe de Shaka lors de l'arc Célestiafest, elle se fait passer pour un sous-fifre pour cacher sa mission secrète et le surveiller.
 White Kiba : Frère jumeau de Baki, ils peuvent téléporter des objets ou personnes de l'un à l'autre, il enverra le seigneur déchu de la peste capturé au Worldapart au QG des météors pour que son pouvoir soit exploité. Ils permettront aux Météors d'infiltrer et envahir le royaume céleste discrètement.
Après avoir abandonné Killian et trahi Shaka, ils formeront une équipe avec les deux Juges qui se sont infiltrés à Célestia.
Le Général de la  des Météors est le chef des forces spéciales.
Junta de l'Orion : Général de la  des Météors, son pouvoir est d'augmenter la température de son corps, c'est un homme fièvre.
Serena : En visitant la zone racontant l'histoire de Typhon, sera mangée par Typhon qui se servira de son apparence pour infiltrer la Capitale du Royaume Céleste et attaquer les Seigneurs.
☠ Etan ☠ : Il est mort mangé par un monstre céleste.
Lors de la Célestiafest, il forme l'équipe 9. Ils auront comme mission l'objectif B de l'invasion du royaume Céleste, à savoir capturer Typhon, mais ils échouent en ne trouvant seulement que sa coquille. Junta de l'Orion après avoir perdu toute son équipe, il rejoindra celle des deux Juges et de Melody.

Neostorm 

Séra : Il est le leader des Neostorm, immense et musclé personnage avec une énorme cicatrice allant de dessous son cou jusqu'à son entre-jambe. On découvre que cette cicatrice cache en réalité une fermeture éclair et que ce corps n'est qu'une enveloppe dans laquelle ce cache la première petite copine de Savane, qui semble être une croqueuse d'homme, Séraphine de son vrai prénom lui a brisé le cœur et l'a rendu méfiant envers la gent féminine. Elle semble même avoir eu une relation avec Sabba, enfin c'est lui qui le dit, elle ne s'en souvient pas.
Jehova : Déserteur de l'ordre de l'infini, il cache son visage en mettant un sac sur la tête sur lequel apparaît un visage dessiné, il a également un T-Shirt qui semble retranscrire son humeur avec des smileys, son pouvoir est celui de l'infini, comme l'ancien voyageur Dikki Steak, dès l'activation ses compétences physiques (force, réflexes, vitesse et résistance) augmentent jusqu'à l'infini.
☠ Knife ☠ : Il a un pouvoir lié aux couteaux qu'il semble invoquer. Il est le propriétaire de Rof. Lors du voyage dans le futur, il perdra la vie.
☠ Rof ☠ : Chien de Knife, il transportera une tique de l'île éphémère à Célestia, puis lors du combat contre les Lucky Stars, elle ira se fixer sur Elvis au moment où ce dernier le tue.
Ils accéderont à la Célestiafest sans trop de difficulté. La locomotive du temps déclenché par leur combat contre les Lucky Stars, les transportera dans le futur où ils seront confrontés à la future grande guerre, au cours de leur voyage dans le futur, Knife mourra, le reste de l'équipe sera traumatisé par cette expérience et décidera de quitter le royaume Céleste.

Tokyo Trip 
Groupe principal du spin-off Dreamland Tokyo Trip, ils sont à la recherche des 7 boules de papier pour invoquer le dragon Origami, leur permettant de trouver Eiichirō Oda, l'auteur de One Piece afin de connaître la fin du manga.
Nobuo : voyageur japonais de 17 ans, il a la phobie des filles, complexé par sa petite taille, il est intimidé par la gent féminine. À Dreamland, il a vaincu sa peur avec l'aide de Theya dans le Pays des Rêves, la contrée des Plaisirs, devenant un invocateur. Il a pour invocation permanente sa partenaire de voyage Theya. Avec laquelle il peut fusionner, devenant une voyageuse de trois mètres, Miss Samouraï ayant une force de frappe équivalente à celle de Céleste. Afin de trouver Eiichirō Oda: L'Homme à tête de poisson. Nobuo pense qu'il est aussi voyageur et veut lui soutirer la conclusion de sa série préférée One Piece. Il part donc à la recherche des sept boules de papier qui permettent d'invoquer le dragon Origami qui référence tous les voyageurs de Dreamland.
Theya : cinquième fille de la Reine Indala, elle est l'une des six princesses de la Contrée des Plaisirs, géante de sept mètres comme le reste de sa famille, elle est joyeuse, naïve et aime être seins nus, elle dit que les habits réduisent sa puissance mais Nobuo n'y croit pas. Une nuit, elle décide d'aider Nobuo a vaincre sa phobie devenant son invocation tout en gardant sa propre volonté mais elle doit à l'instar d'Elvis rester à côté de Nobuo auquel cas, elle perd toute sa force. Elle décidera de suivre Nobuo dans sa quête du dragon Origami.
Dezygn : indiscipliné et excellent combattant au corps à corp. Il est l'ancien numéro deux et cousin du leader du Clan des Tziganes, il est plus connu sous le nom de Sinty Lycaon. Son surnom « Loup Blanc » lui vient du fait que contrairement aux autres Lycaons de son ancien clan, son pelage est blanc. Il se sépare de son Clan à la suite d'un désaccord avec son cousin Ladyslav Lycaon. Faisant cavalier seul un temps, il rejoint les Tokyo Trip malgré de nombreuses disputes avec Nobuo, il les sort souvent des mauvais pas.
El Sterco : de son vrai nom Gauvin, il est fan de Sentai (Manga avec des héros masqués portant des habits moulants type Bioman et Power Rangers), il arbore donc à Dreamland une tenue aux couleurs de l'élément qu'il contrôle à savoir les matières fécales. Il est courageux avec un grand cœur, drôle malgré lui, il est assez solitaire à cause de l'odeur qu'il dégage.
Au début du spin-off, El Sterco est envoyé en solo pour plus de discrétion dans une ville afin de rencontrer un indicateur de La Famille pour des renseignements sur la  boule de papier. Celui-ci lui apprend que le groupe mafieux de Dreamland la cherche aussi mais également où la trouver. Cette dernière se trouvera enfermée avec le Bracelet de Force des Titans dans le Mur de la force, composé d'un cristal indestructible qui apparaît toutes les 6000 nuits. Ce mur est un rituel où les Titans frappent le mur de toutes leurs forces, celui qui le détruira, sera élu roi et deviendra le détenteur du Bracelet. Sauf qu'El Sterco par peur d'oublier ces infos, oublie de demander où se trouve ce mur. En l'absence de Dzygn, le reste de l'équipe décide de retourner voir l'informateur, c'est à ce moment-là qu'ils tombent sur 3 hommes de main de La Famille dont Kassius « le voyageur killer aux greffes », les deux autres se feront vite éliminer mais l'arrivée de Dezygn obligera Kassius à fuir.

Quelques nuits plus tard, les Tokyo Trip suivront un titan afin de localiser le Mur de la force. Après avoir vu plusieurs Titans défier le mur sans faire la moindre brèche, Nobuo perdant patience et ayant peur qu'aucun Titan n'arrive à détruire le mur, décide de fusionner avec Theya pour devenir Miss Samouraï. Leur tentative se révélera inutile, bien que le mur les jugera digne et épargnera leur bras. Juste après eux, Sonic Shark venu acquérir le Bracelet de force pour combler à son manque de pouvoir, perdra deux bras dans l'épreuve et puis tentera un coup de tête à la troisième tentative qui échouera mais devant son « courage », Fury encaissera le contre-coup du mur à sa place, perdant son bras droit. Juste après ce dernier tentera sa chance et détruira le mur devenant Roi des Titans, il offrira le Bracelet de Force à Sonic Shark. Les Tokyo Trip en profiteront pour eux récupérer la 4ème boule de papier.

Les Tueurs de Rois 
Groupe de voyageurs killers dont la particularité selon les propos d'Armani Petit Crottin est la folie.
Gaïa Strong Beautiful : Il habite à Lhassa (Tibet), il contient en lui une immense ruche de guêpe. Célèbre voyageur killer très populaire à Dreamland. Son style vestimentaire est très excentrique. Il est le frère cadet de la famille Killa
Armani Petit Crottin : Son corps est composé de polystyrène.
Juda : il a hérité d'une écaille de dragon noir qui lui confère les mêmes pouvoirs que son donneur. Cette écaille qui a poussé lui confère désormais une armure aussi résistante que celle de Milo Azura le chevalier d'or. Il est le dernier venu du groupe. Il est surnommé le « dragon noir ».
Armani Petit Crottin et Gaïa Strong Beautiful faisait partie du groupe des Deadrock avant de décider de leur voler leurs passes VIP pour la Célestiafest. Ils demanderont à Sacha de les rejoindre, celui-ci refusera.
Ils accéderont au  Ciel en remplissant un monstre d'abeille contrôler par le leader des Les Tueurs de Rois. Après que Juda est battu Sonic Shark, Gaïa Strong Beautiful décidera en espérant le convaincre de les rejoindre de lui offrir l'armure d'or de Milo Azura.

Les Voyageurs Noirs 

Sealvia Creshric : Étudiant de 19 ans à la fac de sports après avoir eu son bac S dans le même lycée que Terrence. Il est acrophobe (peur des hauteurs). Bien qu'au premier regard, il parait extrêmement prétentieux, arrogant et méprisant. Dans son enfance, après le divorce de ses parents, son père a voulu se suicider avec Sealvia et son frère, son père et son frère tomberont dans le vide et lui sur le balcon. À Dreamland, il est un contrôleur du vent mais il a refusé de servir le seigneur Céleste et a formé son propre groupe, les voyageurs noirs dont il est le leader. Il cherchera dans un premier temps à récupérer le pinceau du destin que « Sabba lui a volé ». Il ira avec son équipe à la Célestiafest où il rencontrera son frère devenu voyageur Sacha, qui malgré les rancœurs sera sauvé lors d'un combat contre Icarus par Sealvia. Leur objectif à la Célestiafest est de tenter de récupérer l'attaque la plus puissante du royaume Céleste « les ailes célestes » en tentant de grimper « le bâton de dieu » qui est balayé de vents violents, il n'a pas entièrement réussi l'épreuve et n'a hérité que d'une seule aile, l'autre lui a été léguée par son ami récemment décédé Kain grâce à « l'image de l'âme » (Cf Kain)
Miss Fukmi : Elle est dysmorphophobique. À Dreamland, elle a intégré le groupe après que Sealvia l'est libéré de ses chaines alors qu'elle était captive. Elle contrôle les cellules de son corps et peut modifier des parties de son corps. Elle a la phobie de l'imperfection. Son nom prête souvent à rire du fait de la ressemblance avec l'argot anglais Fuck me.
Sonic Shark : Étudiant de  à Florence (Italie). Il n'a pas de phobie car il n'a peur de rien. À Dreamland, il n'a pas vaincu de phobie, tout comme Sabba, mais a contrario de lui, il est vaillant et ne craint pas la mort, ce qui lui vaudra de se voir offrir par le Prince des Titans le Bracelet de Force des Titans, qui lui apporte la force d'un Titan et le surnom du barjot. Dans la Zone 2, Cité de la chauves-souris, des « faux » Voyageurs Noirs semaient la terreur, en éliminant tout le monde à leurs portés et fuyant quand des voyageurs trop puissants venaient. Sonic Shark souhaitant rejoindre les Voyageurs Noirs, il décida d'aller à leur rencontre. Sealvia élimina ses faux Voyageurs Noirs avec Sonic Shark et le recruta. Lors du combat contre le seigneur cauchemar déchu de la peste noire, il sera le premier à comprendre le piège et devra tuer Kain afin qu'il ne se mette pas à tuer tout le monde à cause du pouvoir du seigneur cauchemar. Il affrontera les Les Tueurs de Rois, Gaïa Strong Beautiful pour le convaincre de les rejoindre ultérieurement mais aussi honorer son acharnement lors de son combat contre Juda, lui offrira l'Armure d'or qu'ils ont dérobé à Milo Azura.
☠ Kain ☠ : Kain a intégré le groupe après que Sealvia l'est protégé lors d'un combat. Son pouvoir consiste à contrôler un serpent et avec il attaque rapidement et violemment à moyenne distance, son serpent permet d'attaquer un peu plus loin que ses bras. Après avoir été contaminé par la peste noire, il essayera de tuer Sealvia et Sonic le tuera afin de protéger le leader. Il refera une brève apparition pour aider moralement Sealvia a grimpé le « Bâton de dieu », pour récupérer des ailes célestes, sous la forme d'une « image de l'âme »; qui est l'apparition temporaire d'un voyageur mort récemment en n'ayant pas accompli sa destinée ou ayant un fort lien avec d'autre voyageur. Grâce à son apparition, il conférera à Sealvia une aile, non pas en plume comme l'autre, mais en écaille. Ce qui rappelle son pouvoir.

À Célestiafest, Sealvia tentera d'acquérir « les ailes célestes » en grimpant le « bâton de dieu », Sonic le croyant mort poursuivra seul jusqu'au  Ciel, Miss Fukmi l'attendra.

Groupes Secondaires

Clan des démons 
Ils habitent dans le « bistro Diablo » à Kata-Combe, ils sont les derniers descendants originels du royaume souterrain.
Belzébut: Chef du groupe, il parlementera avec Asmodheus pour qu'il laisse passer l'armée élémentaire jusqu'aux entrées du temple de la  en lui promettant de lui laisser disposer à sa guise du royaume souterrain sans la servitude actuelle du royaume souterrain envers le royaume obscur. Belzébut comprendra plus tard, le vrai objectif d'Asmodheus. Il sentira l'augmentation du pouvoir de ce dernier après avoir rallumé les fleurs du feu.
Grahal
Léonard
Trois autres membres dont on ignore les noms

Fantasy Star 

Les Fantasy Stars sont une équipe d'étudiant au collège du Sacré-Cœur de Ganshoren à Bruxelles.
Hikari Drewin : Japonais de , il est brontophobe (peur du tonnerre et des éclairs). À Dreamland, il aidera ses amis Huam et Alana à devenir des voyageurs et est surnommé « l'éclair »
Raiden : Ex-lieutenant d'Actarus, le seigneur de la foudre, il fut mortellement blessé par Asmodheus pour son arrogance. Il se transféra dans le corps d'Hikari pour survivre et espérer un jour se venger d'Asmodheus. Il intervient quand Hikari est en danger, prenant le contrôle du corps d'Hikari mais aussi son apparence.
Huam : Quand Hikari lui parlera de Dreamland, il le croira rapidement et lui demandera de l'aide pour devenir un voyageur. Hikari suivra pendant plusieurs nuits, les rêves délirants d'Huam en l'aidant à trouver sa phobie et la vaincre. Après plusieurs nuits infructueuses, Huam découvrit sa phobie, celle des balançoires. À Dreamland, il peut faire apparaître des balançoires, pouvoir qui se révèle peu utile, ce qui entraîne des moqueries de la part de ses acolytes. Huam est un voyageur peu courageux.
Alana : Avec l'aide de Huam, Hikari réussira à convaincre Alana de l'existence de Dreamland, son pouvoir est de créer une boîte qui rend invisible quand on est à l'intérieur.

Ils quitteront le survival du Célestiafest, après une défaite contre les Deadrock.

Groupe de Diki Steak 
☠ Diki Steak ☠ : Étudiant d'El Paso, il est apéirophobe. À Dreamland, Son pouvoir est celui de l'infini ce qui lui permet de décupler sa force et ses réflexes, c'est un pouvoir de catégorie A selon Bella Monté. Il est redevenu rêveur après être tombé dans le piège du directeur du casino Paradysio.*

Groupe de Félix 
Félix : Surnommé le « Vicieux », il a 21 ans, il est un pianiste parisien très célèbre. Sa métallophobie lui donne ainsi la griffe d'argent, une sorte de main métallique aux pointes acérées. Mais depuis sa rencontre avec lord Magoss, on lui ajoute aussi les pouvoirs des chats. Son plus grand ennemi reste encore Savane.
Ajito le Chamouraï: Comme son nom l'indique, il est un chat samouraï.
Jobart: Il a un gros œil et des dents pointus, comme Zebda il peut utiliser « Immobilis » pour figer ses adversaires.
Rafael Midas : Prince du royaume des Chats, surnommé « Raf ».
Zebda : Surnommé le « Râleur », il porte sur la moitié gauche de son visage un masque noir. Il peut immobiliser son adversaire avec le pouvoir « Immobilis » avec Jobart.

Mamie Volga et ses petits enfants 
Mamie Volga : « La Copieuse » habite à Varsovie (Pologne), elle participe au Survival avec ses petits-enfants dans le but d'aller à la Célestiafest, elle a la capacité de se transformer en un voyageur avec lequel elle a eu un fou rire qu'il soit toujours un voyageur ou pas. Elle quittera le Survival après son affrontement avec les Neostorm.

Mojoland 
Lieu où atterrissent tous les hommes lors de leur première nuit d'amour.
Austin P : Il dirige Mojoland. Son look est très seventies inspiré par son éponyme Austin Powers. Il est constamment en érection et peut utiliser le « Mojo Power » qui permet de rejoindre l'être aimé partout dans Dreamland.
Salvatoré : Sculpteur et ami d'Austin P, il est inspiré de Salvador Dalí. Il aide Terrence en sculptant une statue d'Eve qui lui permet, grâce au « Mojo Power », de rejoindre Ève au cours d'un rêve.

Puma Girls 

Groupe de musique composé uniquement de puissantes voyageuses, celles-ci passent souvent dans le Dream Mag, elles sont le plus célèbre groupe de musique de Dreamland :
« The Queen » Odyssey Puma : Chanteuse du groupe, elle est connue pour avoir la plus belle voix de Dreamland car son pouvoir permet de pénétrer le cœur, les sentiments, les souvenirs et les pensées des gens.
Baby Doll « Lolita Puma » : Elle joue du synthétiseur, elle invitera Eve sur scène lors de la Célestiafest après que celle-ci l'ait aidé à retrouver la voix d'Odyssey. Son pouvoir lui permet de transformer en photo ses pensées et ses souvenirs.
Erzébeth « Vampire Puma » : Elle joue de la guitare électrique, remplaçante de Jerzey Puma
Grunge « Criminal Puma » : Bassiste du groupe.
Skelleton « Savage Puma » : Batteuse du groupe.
Paris « Lioness Puma » : Violoniste du groupe.
BB Puma : Saxophoniste du groupe.
Avant leur concert à la Célestiafest, la voix de la chanteuse Odyssey Puma sera volée par la « Famille », mafia dreamlandesque, mais grâce à Eve, elle la récupérera et pourra faire le concert de la  du Célestiafest.
Lors de la deuxième nuit de la Célestiafest, elles seront rejointes sur la scène du concert par Ève baptisée temporairement « New Jerzey Puma », elle sera relookée façon Puma Girls et jouera du triangle. Elles atteindront le  Ciel par une porte de téléportation.
Elles seront en grande difficulté contre les Clones de Typhon aux alentours du Palais Céleste, Terrence et Eve les voyant en difficulté décideront de les aider. Pour les remercier, elles leur donneront une clé permettant de se téléporter directement dans le Palais.

Soleil de Jade 

Ils seront présents lors de la nuit du Chat Noir, ils n'interviendront pas face à l'attaque d'Attila Band.
Thi Souffrance : Vietnamien  de la ligue S.
Fu Seng

Groupes morts ou dissous

Chats Cauchemars de lord Magoss 
☠ Lord Magoss ☠: Ancien subordonné du roi des chats et leader des Chats Cauchemars, lord Magoss peut d'un coup de griffe empoisonnée, tenir sous contrôle n'importe quel voyageur. Il a été tué par Jimmy. Il était avant cela le « chat musclé » du royaume des chats. Son ancien mentor est Octo Neko. Il est remplacé par le lord Karnage.
Félix
Jimmy
☠ Mellos ☠ : Il a une épée plantée dans la tête et la canine supérieure gauche qui dépasse de sa bouche, il est tué par Terrence pour protégé le rêve de la fille en fauteuil roulant.

Les Diezel 
Ils seront tués par des tiques.
☠ Vin Diesel ☠: La star américaine est un voyageur
☠ Marcus ☠
☠ Un autre voyageur ☠

Les « faux » Voyageurs noirs 
Ce groupe se fait passer pour le groupe de Sealvia. Ce dernier les tuera tous avec l'aide de Sonic Shark, Selvia laissera juste Miss Héléna s'enfuir.
☠ Sinclar ☠: Il est le chef du groupe, il est un homme huile.
☠ Enzo 8 ☠: Il prétend être le plus rapide.
Miss Héléna: Elle a le pouvoir de la brume.

Freaksmen 
Groupe composé uniquement de créatures de Dreamland. Ils seront tués pendant le Survival.
☠ Salver ☠ dit le « Glouton », un félin anthropomorphe.
☠ Une femme-Centaure ☠
☠ Un dinosaure anthropomorphe chevelu habillé d'une chemise hawaïenne ☠

Gang des Chacals 
Groupe de voyageurs killers très dangereux, ils seront tous tués par Toro Picana.
☠ Elmut Magnus ☠ dit le « Minotaure », ex-numéro 30 de la ligue M et chef du gang des Chacals.

La Kougua Family 
Groupe de Baby issu d'un concours de création de personnage lancé par Reno Lemaire. Ils sont apparemment puissants car ils arrivent à tenir tête à l'unité 4 des Météors (dont leur général Shaka était absent). Ils meurent tous en voulant passer le ravin séparant le Worldapart et la Crazy Jungle.
☠ Un Ornithorynque anthropomorphe ☠
☠ Une femme en salopette avec un casque de course ☠
☠ Un homme avec une queue et portant une capuche ☠
☠ Un homme avec une cicatrice sur son œil gauche. ☠

Pinky Diaz 
Équipe composée de femme, elles mourront contaminées par la peste noire du seigneur cauchemar déchu de la peste noir
☠ Ilda ☠
☠ Deux autres femmes ☠ dont une qui a sur les épaules le symbole du royaume de la richesse et peut changer ses bras en or.

Les Samourays 
Équipe composée de trois voyageurs japonais. Ils mourront tous après qu'un de leurs membres ait touché le Joyau Maudit pendant le .
 ☠ Matsumoto ☠
 ☠ Tetsuo ☠
 ☠ Kane ☠

Personnages Solitaires 
Ado : Dit le « découpeur » car il est en possession de Fatal, la clé de songe qui coupe définitivement tout ce qu'elle touche. Il a affronté Charly qui n'est pas de taille et fuira.
Blythe Loy : Surnommé « le samouraï solitaire » ou « le forgeron » pour son utilisation de sabre par lequel il transmet son pouvoir qui est de créer des explosions, il fera match nul avec Savane puis servira d'exemple lors du Concert des Puma Girls où sera éliminé en un coup par Maniac afin qu'il est la paix et ne subissent plus les défis de personne voulant se mesurer au premier de la ligue M.
Extha : Employé de banque de 26 ans. Il est achmophobie, à Dreamland il est devenu un maître des pointes. Ainsi il peut recouvrir son corps de pointes ou en lancer. Son objectif principal est de récupérer la Clef des Songes qu'il avait localisée dans le royaume des Doutes, il est surnommé « Piercing-Man ».
Vinzent le François : Un voyageur killer qui se fera tuer par Terrence qui utilisera deux allumettes noires contre lui car il est en colère d'avoir été recalé au bac.
Gériko : Cf Dragon de la terre
Jung : Première personne que rencontre Terrence à sa naissance en tant que voyageur. Il est surnommé le Cartographe des rêves. Ancien grand voyageur connu de tous, il porte toujours autour du cou une clé des songes Eternya en forme de grosse croix qui le rend immortel et lui vaudra le surnom de Jung l'immortel à Dreamland ainsi qu'une pipe céleste qui ne le quitte jamais. Dans la vie réelle, il est mort depuis bien longtemps. Il voulait réunir Shun et Terrence dans le but de former une alliance puissante et de cartographier Dreamland, on peut d'ailleurs voir son travail sur les couvertures cartons de chaque tome, mais les objectifs des deux voyageurs étaient tout autre. Depuis, il réapparaît de temps à autre pour donner quelques informations précieuses sur Dreamland à Terrence et à ses compagnons. Shun plus tard lui reprochera sa lâcheté au combat et révèle son identité qui était cachée. Dans la réalité comme dans Dreamland, il avait pour mentor, Sigmund Freud
Marly V. : Ex-bras droit d'Attila et classé  de la ligue S.
☠ Osso Bucco ☠ : Cuisinier de 38 ans à Milan (Italie), emprisonné dans un œuf pour avoir tué une princesse des rêves. Il a une bouche à la place de l'œil gauche et sur l'épaule gauche. Son bras droit a été remplacé par un lance-boulet. Son pouvoir lui permet de manger les pouvoirs des autres puis de les vomir d'où surnom du boulimique. Après un combat contre les Kill Star, il se fera tuer par Sacha.
Sacha : Ancien étudiant en Fac de droit, il est maintenant un facteur de 23 ans, il est asocial. Il a failli mourir avec son frère Sealvia lors du suicide de leur père, lui chutera sur son père qui amortira sa chute alors que Sealvia tombera en arrière sur le balcon. À Dreamland, il est le « Fléau de Dreamland » et possède un pouvoir sur la gravité. Le jour de son arrivée à Dreamland, il fut attiré par la voix d'Angelito, une hache possédant l'opposé de son pouvoir à savoir l'attraction. Elle sera son objet magique de classe A. Il est violent, sans pitié et sanguinaire. À Célestiafest, il recevra une offre d'alliance avec Gaïa Strong Beautiful et Armani Petit Crottin qu'il refusera en blessant gravement ce dernier. Il se battra contre Icarus, ce dernier le dominera et sera le premier à le blesser, il arrivera à lui prendre Angelito. Sealvia le sauvera d'une mort certaine lors de ce combat et lui demandera de rejoindre son équipe lors de la dernière nuit de la Célestiafest mais il refusera et partira à la recherche d'Angelito. Il profitera de la destruction partielle du Palais et de son lieu de détention lors du combat de Typhon et Kill God contre les Seigneurs pour récupérer Angélito.
Angélito : Surnommé « l'attraction du Diable », ancienne compagne du Seigneur Céleste Kael. Il l'a fait enfermer dans son arme, le « hachoir du vent », afin que sa bien-aimée qui avait un penchant pour le chaos, reste à ses côtés. D'après les propos d'Icarus, il semblerait qu'elle soit une ancienne garde royale, « les Vents ». Elle fut scellée et considérée comme « Le hachoir maudit » de Dreamland. Elle était en possession de Sacha qui la récupéra le jour de sa naissance en tant que voyageur.
Sliman : Voyageur algérien classé  de la ligue dans le tome 18 (possible erreur de frappe) . Il porte sur son dos un os plus grand que lui qui se sert apparemment comme massue. Bien que présent lors de l'attaque, d'Attila et son groupe contre le royaume des Chats lors de la nuit du Chat Noir, il n'interviendra pas. À la Célestiafest, il fera alliance temporairement avec Gériko pour atteindre le  Ciel. Il sera contaminé par une plume noire de la créature spéciale appelé Le Corbeau qui lui fera remonter en lui ou naître son envie d'être plus reconnu dans Dreamland, ce qui le poussera à vouloir faire teinter la Cloche d'or Céleste à la place des Lucky Star, la cassant au passage, fort heureusement cette dernière aura eu l'occasion de remplir son rôle et d'ouvrir la porte d'Eternia.
Toro Picana : 36 ans, Louis Sendoval de son vrai nom, il habite à Rio (Brésil). Sa description officielle laisse à penser que Toro Picana vivrait dans un internat psychiatrique dans la vie réelle. C'est un personnage très excentrique et fantaisiste, souvent frappé d'amnésie temporaire. C'est aussi le voyageur de Dreamland le plus mystérieux et probablement le plus puissant connu à ce jour. Personne ne sait qui il est réellement, d'où il vient, ni ses motivations. Il confiera à Terrence qu'il fut un contrôleur du feu, on sait qu'il détient un pouvoir obscur et est capable d'invoquer des bâtiments également. Il est connu de l'ancienne génération de Dreamland pour avoir réalisé un exploit qu'aucun voyageur ne sera capable de perpétuer et est même craint du seigneur obscur. Il a un tatouage fait à l'encre du péché par Lord Crazy sur son cœur où on voit le prénom « Vicky », il est dit que celui qui se fait tatouer avec cette encre doit être prêt à racheter ou assumer leur faute sous peine de mourir par la dilution de l'encre dans le cœur de l'âme. Pendant la guerre de l'alliance élémentaire contre le royaume souterrain, Toro Picana exigera qu'Asmodheus s'excuse d'avoir écrasé le château de sable d'un gamin, il affrontera Vulcain qui voulait défendre son seigneur, puis quand le seigneur du feu étant pressé de lancer l'assaut contre le royaume souterrain, il le transperça au niveau du ventre, Toro Picana mit une droite faisant tomber à genoux ce dernier. Puis Toro Picana partit reconstruire le château de sable avec un étonnant calme face à la blessure mortelle que lui a infligé Asmodheus. Ce calme ainsi que les propos le concernant tenus par Vulcain et Asmodheus semble dire qu'il ne faut mieux pas tuer Toro Picana pour une raison importante et mystérieuse que l'on ignore.

Dans la vie réelle 

Benjamin Meyer : « Ben », le frère de Terrence, c'est un accro de musculation désespéré pour son bac qu'il tente d'avoir pour la deuxième fois quand Terrence rejoint sa classe de terminale. C'est par un de ses rêves où il retrouvait leur mère, qu'il donna l'idée involontairement, à Terrence de rejoindre Edenia.
Candy : Copine de Sabba, jalouse pour de bonne raison, ils vivent ensemble.
Fille en fauteuil roulant : Elle apparaît quand Terrence perd espoir, avec sa joie de vivre, elle arrive toujours à le remotiver. C'est elle qui donnera le premier objectif de Terrence à Dreamland, de préserver les rêves des rêveurs, avant qu'il ne décide de changer d'objectif et de rejoindre Edenia.
Fontaine : La petite sœur de Savane. Elle ne quitte jamais son ours en peluche. Elle a rejoint ses parents. Savane la contacte par Skype.
Lydia Leri : L'objet de toutes les pensées de Terrence. Après quelques péripéties maladroites et infructueuses de ce dernier, ils finiront par sortir ensemble. Elle adore le volley-ball qu'elle pratique avec Ève sa meilleure amie et la célèbre série. Après son bac, elle a poursuivi par un BTS Économie.
Manu Machenu : Un des amis fidèles de Terrence Meyer, il était dans la même classe que ce dernier en terminale. Sa passion dans la vie est le net.
Marie-Pierre : Surnommée « M.Pi », c'est une des élèves se trouvant dans la même classe que Terrence après son redoublement. Elle semble aimer Terrence et sera la cause de la jalousie de Lydia, à moins que selon les propos de Savane que la personne réellement jalouse de M.Pi soit Eve.
M. Meyer : Père de Terrence et Benjamin « Ben » Meyer. Il élève seul ses deux fils depuis la mort de sa femme.
Mme Meyer : Mère de Terrence, elle est décédée quand Terrence avait 8 ans à cause d'un incendie accidentel causé par une défaillance électrique. L'incendie l'a brûlé sur tout le corps, cet accident mortel sera à l'origine de la phobie de Terrence envers le feu.
M. Mujot : Professeur de gestion à Mas de Tesse pendant les deux terminales de Terrence, il en fait voir de toutes les couleurs à Terrence pour ses retards récurrents et est célèbre pour ses très nombreux postillons.
M. Tourte : Professeur de chimie à Mas de Tesse pendant la première terminale de Terrence.
Mme Guitan : À l'instar de M. Mujot, elle ne semble guère apprécier Terrence, elle est prof de sports de sa première terminale.
Nyti Callbel : Amie proche de Terrence pour lequel elle éprouve quelques sentiments, elle a un look vestimentaire de type gothique.
Geoffrey Callbel : Père de Nyti, il est dans le coma. À Dreamland, Terrence découvrira que le père de Nity qui est dans le coma mais aussi atteint d'amnésie à la suite d'un accident de la circulation, fait de lui un voyageur perpétuel qui éblouit ses adversaires comme les phares du camion qui a causé son accident. Il est le roi d'un royaume où il vénère sans le savoir sa fille et sa femme. Terrence décidera de le tuer espérant que ça le sorte de son coma, ce qui marchera.

Le Classement SMB 

Il est régi et mis à jour par les habitants de Relouland, le royaume de la gestion dans dreamland. Il permet de connaître ceux qui se sont affrontés Ce n'est pas un classement de puissance. Le Système SMB ressemble plutôt à un classement de tennis de niveau international.
Exemple : Savane a perdu contre Jimmy, mais comme celui-ci est classé très haut, Savane est quand même monté dans sa Ligue.

Le classement SMB tient son nom des 3 catégories qui le composent (Special, Major et Baby) : 
 Ligue Baby : Classement de tous les jeunes voyageurs de moins d'un an.
 Ligue Major : C'est la plus importante quasiment tous les voyageurs y sont inscrits.
 Ligue Special : Elle classe les 50 plus grands voyageurs de Dreamland.

Ligue S [Special League] 

  : Attila
  : Arka
  : voyageur inconnu qui avec la  a décidé de faire un festival réservé aux voyageurs en parallèle de la Célestiafest
  : Sia « la danseuse »
  : Gaïa Strong Beautiful
  : voyageuse inconnue qui avec le  a décidé de faire un festival réservé aux voyageurs en parallèle de la Célestiafest
  : Thi Souffrance
  : Joe
  : Marly V.
  : Grapper Cosmo
  : Jimmy
  : Sabba Malouki

Ligue M [Major League] 

  : Maniac
  : Lion Messi
  : Dolche Tejada (ex- de la Ligue S qui a rétrogradé à la suite de la libération du Corbeau qu'il contenait en lui).
  : Ladyslav Lycaon
  : Kassius
  : Jin
  : Romuald
  : Sliman
  : Zero
  : Sacha
  : Inna Killa
  : Gériko
  : Shaka
  : Akim
  : DJ Killa
  : Killian
  : Fu Seng
  : Savane Donelli
  : Sealvia
  : Charly
  : Kassiope
  : Shun / Ancien 60 : Toko (Voyageur Killeur)
  : Juda
  : Naora
  : Jerzey
  : Isaak
  : Milo Azura (ex- de la Ligue S qui a rétrogradé à la suite de la perte de son armure d'Or).
  : Armani Petit Crottin
  : Le Spartiate
  : Flam
  : Blythe Loy / ancien 16 : Ado
  : Sonic Shark
  : Terrence Meyer
  : Fushia August
  : Céleste
  : Melody
  : Jehova
  : Cody
  : Fanboy
  : Séra
  : Dezygn
  : Ève Bright
  : White Kiba
  : Fergy Peter
  : Mina Violetta
  : Junta de l'Orion
  : Mina Barracuda
  : Hikari Drewin
  : Miss Helena
  : Melina Octoya
  : Félix
  : Miss Fukmi
  : Extha
  : Austin P.
  : Alana
  : Huam

Ligue B [Baby League] 

  : Knuckle 
  : Locki Sayan

Hors classement 

 Ex- de la Ligue S : Orora « Ron » Nevada la tueuse de dragon
 Ex- de la Ligue S : Mamie Volga la copieuse
 Ex- de la Ligue S : Toro Picana
 Ex- de la ligue M : Elijha la dompteuse (disparue depuis 40 ans dans le tome 11)
 Carl Gustav Jung
 Voyageur « autiste » (Voyageur obscur)

Redevenu simple rêveur ou mort 
 Voyageurs morts
 Ex- de la Ligue S : Diego Monkey
 Ex- de la Ligue M : Osso Bucco
 Ex- de la Ligue M : Epony
 Ex- de la Ligue M : Diki Steak
 Ex- de la Ligue M : Dessmon
 Ex- de la Ligue M : Pole le croko
 Ex- de la Ligue M : Jared Hellion
 Ex- de la Ligue M : Baran aux bras dorés
 Tanos le centurion (Top 100 de la Ligue M)
 Homer (Top 100 de la Ligue M)
 Ex- de la Ligue M : Neil
 Ex- de la Ligue M : Sinclar
 Ex- de la Ligue M : Enzo 8
 Ex- de la Ligue M : Kain
 Ex- de la Ligue M : Riba
 Ex- : Etan
 Ex- : Serena
 Bicardi Killa
 Etan
 Boro
 Sigmund Freud
 Callbell Geoffrey
 Le Torturé
 Knife
 Sayuki
Groupe de voyageur mort
 Les Freaksmen
 La Kougua Family
 Les Samourays
 Les Diezel
 Les Pinky Diaz
 Le Gang des Chacals

Voir aussi

Références

Liens externes 
 http://www.dreamland-realms.net/
 http://www.dreamland-fr.fr/

Dreamland